|-
|(39001)||2000 UN27|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,132|| align=right|12,29|| align=right|4,391||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39002)||2000 UO33|| align=right|15,0|| align=right|2,134|| align=right|0,212|| align=right|7,19|| align=right|3,117||MBA||18. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39003)||2000 UL37|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,226|| align=right|4,94|| align=right|4,136||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39004)||2000 UV37|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,096|| align=right|5,79|| align=right|5,129||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39005)||2000 UK39|| align=right|16,0|| align=right|2,528|| align=right|0,133|| align=right|4,12|| align=right|4,018||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39006)||2000 UH40|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,046|| align=right|5,56|| align=right|3,696||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39007)||2000 UK40|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,112|| align=right|9,61|| align=right|4,153||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39008)||2000 UU41|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,085|| align=right|0,97|| align=right|4,147||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39009)||2000 UZ42|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,101|| align=right|2,78|| align=right|4,528||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39010)||2000 UU44|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,043|| align=right|5,33|| align=right|4,673||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39011)||2000 UY44|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,050|| align=right|4,54|| align=right|5,377||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39012)||2000 UG46|| align=right|14,3|| align=right|2,786|| align=right|0,048|| align=right|4,72|| align=right|4,650||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39013)||2000 UA47|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,078|| align=right|4,53|| align=right|4,336||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39014)||2000 UO49|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,068|| align=right|1,47|| align=right|4,270||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39015)||2000 UR49|| align=right|14,1|| align=right|2,889|| align=right|0,096|| align=right|2,58|| align=right|4,910||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39016)||2000 UH50|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,179|| align=right|2,61|| align=right|4,153||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39017)||2000 UL50|| align=right|15,5|| align=right|2,458|| align=right|0,183|| align=right|2,72|| align=right|3,853||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39018)||2000 UM53|| align=right|14,4|| align=right|3,278|| align=right|0,248|| align=right|3,87|| align=right|5,935||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39019)||2000 UR53|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,153|| align=right|3,70|| align=right|3,553||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39020)||2000 UT53|| align=right|14,9|| align=right|2,559|| align=right|0,160|| align=right|8,01|| align=right|4,092||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39021)||2000 UO54|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,015|| align=right|3,60|| align=right|3,828||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39022)||2000 UP54|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,227|| align=right|3,51|| align=right|4,896||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39023)||2000 UZ55|| align=right|14,1|| align=right|2,589|| align=right|0,092|| align=right|13,30|| align=right|4,166||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39024)||2000 UW58|| align=right|14,9|| align=right|2,816|| align=right|0,033|| align=right|3,36|| align=right|4,724||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39025)||2000 UA59|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,075|| align=right|2,92|| align=right|3,531||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39026)||2000 UD65|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,068|| align=right|6,97|| align=right|3,345||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39027)||2000 UR66|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,191|| align=right|5,58|| align=right|3,444||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39028)||2000 UX70|| align=right|15,6|| align=right|2,588|| align=right|0,069|| align=right|2,76|| align=right|4,164||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39029)||2000 UP72|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,250|| align=right|4,47|| align=right|4,049||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39030)||2000 UG74|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,152|| align=right|12,45|| align=right|4,283||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39031)||2000 UH76|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,234|| align=right|18,67|| align=right|4,058||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39032)||2000 UU76|| align=right|15,3|| align=right|3,040|| align=right|0,098|| align=right|1,63|| align=right|5,299||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39033)||2000 UX77|| align=right|16,5|| align=right|2,369|| align=right|0,126|| align=right|5,57|| align=right|3,646||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39034)||2000 UE78|| align=right|14,0|| align=right|3,212|| align=right|0,100|| align=right|4,14|| align=right|5,755||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39035)||2000 UH78|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,029|| align=right|3,20|| align=right|4,641||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39036)||2000 UQ78|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,138|| align=right|6,43|| align=right|3,535||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39037)||2000 UG79|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,143|| align=right|5,22|| align=right|3,572||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39038)||2000 UE80|| align=right|14,7|| align=right|2,354|| align=right|0,145|| align=right|3,75|| align=right|3,611||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39039)||2000 UN82|| align=right|15,7|| align=right|2,715|| align=right|0,041|| align=right|2,56|| align=right|4,474||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39040)||2000 UH87|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,085|| align=right|6,14|| align=right|3,750||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39041)||2000 UW89|| align=right|14,3|| align=right|3,019|| align=right|0,141|| align=right|15,24|| align=right|5,246||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39042)||2000 UX89|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,043|| align=right|9,62|| align=right|5,405||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39043)||2000 UT90|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,092|| align=right|4,43|| align=right|3,573||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39044)||2000 UD91|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,113|| align=right|3,88|| align=right|3,349||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39045)||2000 US93|| align=right|14,7|| align=right|2,331|| align=right|0,081|| align=right|5,76|| align=right|3,559||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39046)||2000 UZ94|| align=right|14,4|| align=right|2,573|| align=right|0,142|| align=right|12,97|| align=right|4,125||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39047)||2000 UQ95|| align=right|14,4|| align=right|2,853|| align=right|0,076|| align=right|5,54|| align=right|4,818||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39048)||2000 UJ96|| align=right|13,8|| align=right|2,792|| align=right|0,214|| align=right|6,74|| align=right|4,666||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39049)||2000 UJ97|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,068|| align=right|4,82|| align=right|4,518||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39050)||2000 UQ98|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,163|| align=right|5,06|| align=right|3,515||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39051)||2000 UB99|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,079|| align=right|6,49|| align=right|3,509||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39052)||2000 UL99|| align=right|13,3|| align=right|3,197|| align=right|0,063|| align=right|10,39|| align=right|5,714||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39053)||2000 UX99|| align=right|15,0|| align=right|2,720|| align=right|0,103|| align=right|5,27|| align=right|4,486||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39054)||2000 UA103|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,054|| align=right|3,98|| align=right|4,546||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39055)||2000 UO103|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,136|| align=right|5,87|| align=right|5,494||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39056)||2000 UR103|| align=right|14,9|| align=right|2,878|| align=right|0,119|| align=right|15,72|| align=right|4,881||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39057)||2000 UE104|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,184|| align=right|13,16|| align=right|4,236||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39058)||2000 UM104|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,128|| align=right|5,26|| align=right|3,456||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39059)||2000 UB106|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,109|| align=right|7,44|| align=right|3,843||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39060)||2000 UD106|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,020|| align=right|6,06|| align=right|4,571||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39061)||2000 UX108|| align=right|15,1|| align=right|2,241|| align=right|0,086|| align=right|8,41|| align=right|3,355||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39062)||2000 US109|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,246|| align=right|9,04|| align=right|5,132||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39063)||2000 UZ110|| align=right|15,0|| align=right|2,768|| align=right|0,068|| align=right|4,49|| align=right|4,605||MBA||26. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39064)||2000 UD111|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,069|| align=right|3,92|| align=right|4,632||MBA||26. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39065)||2000 UY111|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,185|| align=right|9,38|| align=right|4,419||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39066)||2000 US112|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,051|| align=right|3,23|| align=right|4,403||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39067)||2000 VG3|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,152|| align=right|5,84|| align=right|3,433||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(39068)||2000 VW9|| align=right|14,5|| align=right|3,085|| align=right|0,150|| align=right|1,26|| align=right|5,418||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39069)||2000 VM10|| align=right|13,4|| align=right|3,217|| align=right|0,110|| align=right|8,80|| align=right|5,770||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39070)||2000 VS11|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,063|| align=right|0,68|| align=right|3,864||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39071)||2000 VS14|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,119|| align=right|6,37|| align=right|3,349||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39072)||2000 VM17|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,209|| align=right|5,38|| align=right|4,123||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39073)||2000 VN17|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,178|| align=right|4,10|| align=right|3,710||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39074)||2000 VX17|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,025|| align=right|5,62|| align=right|4,557||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39075)||2000 VA21|| align=right|15,3|| align=right|2,950|| align=right|0,053|| align=right|3,32|| align=right|5,065||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39076)||2000 VL22|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,043|| align=right|2,51|| align=right|4,382||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39077)||2000 VJ24|| align=right|14,6|| align=right|3,054|| align=right|0,139|| align=right|1,22|| align=right|5,336||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39078)||2000 VJ26|| align=right|15,8|| align=right|2,198|| align=right|0,189|| align=right|2,01|| align=right|3,258||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39079)||2000 VF29|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,168|| align=right|4,80|| align=right|3,525||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39080)||2000 VW30|| align=right|15,5|| align=right|2,460|| align=right|0,106|| align=right|5,50|| align=right|3,858||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39081)||2000 VO31|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,181|| align=right|2,19|| align=right|3,646||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39082)||2000 VB32|| align=right|14,5|| align=right|2,600|| align=right|0,066|| align=right|3,18|| align=right|4,190||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39083)||2000 VA34|| align=right|14,8|| align=right|3,105|| align=right|0,162|| align=right|0,40|| align=right|5,470||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39084)||2000 VB34|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,223|| align=right|0,17|| align=right|4,119||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39085)||2000 VW34|| align=right|14,2|| align=right|2,883|| align=right|0,096|| align=right|12,25|| align=right|4,894||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39086)||2000 VG41|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,067|| align=right|2,45|| align=right|4,115||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39087)||2000 VN50|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,112|| align=right|5,70|| align=right|3,586||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39088)||2000 VO50|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,119|| align=right|5,93|| align=right|3,502||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39089)||2000 VP52|| align=right|16,0|| align=right|2,802|| align=right|0,110|| align=right|3,37|| align=right|4,691||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39090)||2000 VM54|| align=right|15,2|| align=right|2,362|| align=right|0,105|| align=right|7,10|| align=right|3,629||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39091)||2000 VX54|| align=right|14,7|| align=right|2,355|| align=right|0,235|| align=right|4,00|| align=right|3,614||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39092)||2000 VB57|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,130|| align=right|5,31|| align=right|4,622||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39093)||2000 VM58|| align=right|13,7|| align=right|3,069|| align=right|0,048|| align=right|9,88|| align=right|5,376||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39094)||2000 VQ58|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,185|| align=right|8,88|| align=right|5,598||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39095)||2000 VC59|| align=right|15,5|| align=right|2,248|| align=right|0,241|| align=right|9,59|| align=right|3,369||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39096)||2000 WE1|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,382|| align=right|8,71|| align=right|4,302||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39097)||2000 WX7|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,135|| align=right|6,87|| align=right|3,674||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39098)||2000 WR12|| align=right|15,2|| align=right|2,715|| align=right|0,148|| align=right|9,26|| align=right|4,473||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39099)||2000 WS12|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,210|| align=right|8,11|| align=right|4,113||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39100)||2000 WD14|| align=right|15,9|| align=right|2,711|| align=right|0,086|| align=right|1,35|| align=right|4,462||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39101)||2000 WR14|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,105|| align=right|3,86|| align=right|4,362||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39102)||2000 WF17|| align=right|14,7|| align=right|2,869|| align=right|0,201|| align=right|2,74|| align=right|4,860||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39103)||2000 WQ17|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,091|| align=right|3,63|| align=right|5,371||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39104)||2000 WO18|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,164|| align=right|1,58|| align=right|5,421||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39105)||2000 WY18|| align=right|13,4|| align=right|3,119|| align=right|0,163|| align=right|18,73|| align=right|5,508||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39106)||2000 WE23|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,295|| align=right|5,38|| align=right|4,268||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39107)||2000 WS24|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,249|| align=right|6,84|| align=right|3,727||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39108)||2000 WG26|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,188|| align=right|4,98|| align=right|3,556||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39109)||2000 WG27|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,009|| align=right|3,11|| align=right|4,429||MBA||22. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39110)||2000 WL28|| align=right|16,5|| align=right|2,528|| align=right|0,183|| align=right|7,07|| align=right|4,019||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39111)||2000 WR30|| align=right|15,6|| align=right|2,324|| align=right|0,112|| align=right|5,61|| align=right|3,543||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39112)||2000 WB31|| align=right|13,7|| align=right|2,555|| align=right|0,146|| align=right|14,77|| align=right|4,082||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39113)||2000 WM32|| align=right|14,0|| align=right|2,753|| align=right|0,047|| align=right|13,79|| align=right|4,567||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39114)||2000 WC33|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,172|| align=right|5,31|| align=right|4,491||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39115)||2000 WF33|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,005|| align=right|5,64|| align=right|4,622||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39116)||2000 WJ33|| align=right|13,7|| align=right|2,979|| align=right|0,068|| align=right|11,27|| align=right|5,140||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39117)||2000 WE34|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,305|| align=right|5,49|| align=right|4,117||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39118)||2000 WD35|| align=right|13,5|| align=right|2,988|| align=right|0,110|| align=right|10,33|| align=right|5,164||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39119)||2000 WF37|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,115|| align=right|11,02|| align=right|4,545||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39120)||2000 WZ38|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,107|| align=right|6,03|| align=right|4,058||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39121)||2000 WY40|| align=right|14,6|| align=right|2,435|| align=right|0,152|| align=right|6,11|| align=right|3,798||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39122)||2000 WL42|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,118|| align=right|2,75|| align=right|4,419||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39123)||2000 WR42|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,119|| align=right|2,37|| align=right|4,277||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39124)||2000 WU43|| align=right|14,4|| align=right|2,950|| align=right|0,050|| align=right|11,19|| align=right|5,067||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39125)||2000 WC44|| align=right|15,0|| align=right|2,463|| align=right|0,198|| align=right|4,18|| align=right|3,865||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39126)||2000 WP44|| align=right|13,5|| align=right|3,085|| align=right|0,143|| align=right|9,35|| align=right|5,418||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39127)||2000 WY45|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,024|| align=right|4,64|| align=right|4,145||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39128)||2000 WM46|| align=right|15,1|| align=right|3,137|| align=right|0,108|| align=right|3,02|| align=right|5,554||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39129)||2000 WZ53|| align=right|15,9|| align=right|2,699|| align=right|0,064|| align=right|0,20|| align=right|4,434||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39130)||2000 WO56|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,052|| align=right|3,75|| align=right|4,261||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39131)||2000 WG58|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,138|| align=right|6,09|| align=right|4,188||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39132)||2000 WU58|| align=right|13,5|| align=right|3,113|| align=right|0,247|| align=right|17,48|| align=right|5,491||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39133)||2000 WV58|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,160|| align=right|10,48|| align=right|4,285||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39134)||2000 WB59|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,103|| align=right|3,57|| align=right|4,042||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39135)||2000 WX59|| align=right|13,1|| align=right|3,211|| align=right|0,100|| align=right|18,80|| align=right|5,754||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39136)||2000 WC61|| align=right|14,8|| align=right|2,725|| align=right|0,128|| align=right|4,51|| align=right|4,498||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39137)||2000 WX62|| align=right|13,7|| align=right|2,974|| align=right|0,118|| align=right|9,44|| align=right|5,128||MBA||26. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(39138)||2000 WU68|| align=right|14,0|| align=right|2,647|| align=right|0,139|| align=right|11,90|| align=right|4,306||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39139)||2000 WO71|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,025|| align=right|6,13|| align=right|3,783||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39140)||2000 WC75|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,154|| align=right|6,32|| align=right|3,405||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39141)||2000 WN77|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,081|| align=right|7,24|| align=right|4,380||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39142)||2000 WR78|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,167|| align=right|4,01|| align=right|4,093||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39143)||2000 WH80|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,140|| align=right|2,24|| align=right|4,389||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39144)||2000 WN86|| align=right|14,4|| align=right|2,445|| align=right|0,199|| align=right|2,71|| align=right|3,822||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39145)||2000 WU90|| align=right|15,2|| align=right|2,843|| align=right|0,074|| align=right|1,03|| align=right|4,792||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39146)||2000 WV90|| align=right|13,7|| align=right|3,216|| align=right|0,075|| align=right|12,92|| align=right|5,767||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39147)||2000 WU92|| align=right|14,1|| align=right|3,168|| align=right|0,087|| align=right|3,77|| align=right|5,637||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39148)||2000 WM93|| align=right|13,2|| align=right|2,632|| align=right|0,106|| align=right|13,26|| align=right|4,268||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39149)||2000 WV95|| align=right|14,1|| align=right|3,052|| align=right|0,061|| align=right|3,02|| align=right|5,330||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39150)||2000 WN97|| align=right|15,1|| align=right|2,466|| align=right|0,209|| align=right|3,56|| align=right|3,871||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39151)||2000 WA99|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,118|| align=right|9,76|| align=right|4,564||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39152)||2000 WN102|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,100|| align=right|12,32|| align=right|4,405||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39153)||2000 WX102|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,105|| align=right|7,43|| align=right|3,712||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39154)||2000 WY102|| align=right|15,4|| align=right|2,204|| align=right|0,177|| align=right|7,49|| align=right|3,271||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39155)||2000 WK103|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,137|| align=right|7,83|| align=right|3,745||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39156)||2000 WF109|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,149|| align=right|5,02|| align=right|3,452||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39157)||2000 WK111|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,165|| align=right|6,04|| align=right|4,193||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39158)||2000 WW114|| align=right|14,8|| align=right|2,451|| align=right|0,117|| align=right|5,32|| align=right|3,836||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39159)||2000 WT115|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,188|| align=right|5,42|| align=right|5,660||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39160)||2000 WC116|| align=right|12,8|| align=right|3,185|| align=right|0,230|| align=right|17,21|| align=right|5,683||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39161)||2000 WH117|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,211|| align=right|4,99|| align=right|3,711||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39162)||2000 WX118|| align=right|14,5|| align=right|2,679|| align=right|0,148|| align=right|5,16|| align=right|4,383||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39163)||2000 WM119|| align=right|13,9|| align=right|3,093|| align=right|0,135|| align=right|5,78|| align=right|5,438||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39164)||2000 WG123|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,217|| align=right|3,45|| align=right|4,053||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39165)||2000 WW129|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,127|| align=right|1,49|| align=right|3,861||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39166)||2000 WO130|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,112|| align=right|1,49|| align=right|4,144||MBA||20. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39167)||2000 WT130|| align=right|15,4|| align=right|3,116|| align=right|0,118|| align=right|1,08|| align=right|5,498||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39168)||2000 WW131|| align=right|15,3|| align=right|2,927|| align=right|0,072|| align=right|2,38|| align=right|5,006||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39169)||2000 WK135|| align=right|14,3|| align=right|2,731|| align=right|0,057|| align=right|12,24|| align=right|4,512||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39170)||2000 WR140|| align=right|15,3|| align=right|2,866|| align=right|0,040|| align=right|2,84|| align=right|4,852||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39171)||2000 WE145|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,032|| align=right|15,46|| align=right|5,117||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39172)||2000 WZ148|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,017|| align=right|12,01|| align=right|4,583||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39173)||2000 WV151|| align=right|14,1|| align=right|2,740|| align=right|0,141|| align=right|9,43|| align=right|4,534||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39174)||2000 WG152|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,158|| align=right|7,33|| align=right|3,726||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39175)||2000 WL155|| align=right|15,2|| align=right|2,187|| align=right|0,214|| align=right|7,00|| align=right|3,234||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39176)||2000 WK156|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,216|| align=right|3,13|| align=right|3,287||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39177)||2000 WJ157|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,156|| align=right|6,61|| align=right|3,547||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39178)||2000 WK157|| align=right|14,1|| align=right|2,684|| align=right|0,082|| align=right|13,02|| align=right|4,396||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39179)||2000 WU158|| align=right|14,7|| align=right|2,993|| align=right|0,112|| align=right|11,31|| align=right|5,176||MBA||30. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39180)||2000 WA161|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,144|| align=right|14,68|| align=right|4,218||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39181)||2000 WP161|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,187|| align=right|10,14|| align=right|4,543||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39182)||2000 WF164|| align=right|15,4|| align=right|2,448|| align=right|0,210|| align=right|0,61|| align=right|3,830||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39183)||2000 WE165|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,187|| align=right|10,74|| align=right|4,596||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39184)||2000 WG166|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,063|| align=right|4,30|| align=right|4,607||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39185)||2000 WD167|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,138|| align=right|4,66|| align=right|4,353||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39186)||2000 WK168|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|4,81|| align=right|4,508||MBA||25. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39187)||2000 WL169|| align=right|14,7|| align=right|2,858|| align=right|0,078|| align=right|15,06|| align=right|4,831||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39188)||2000 WM172|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,122|| align=right|15,65|| align=right|4,324||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39189)||2000 WT172|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,115|| align=right|18,22|| align=right|5,583||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39190)||2000 WN179|| align=right|14,7|| align=right|2,452|| align=right|0,131|| align=right|8,29|| align=right|3,839||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39191)||2000 WU183|| align=right|14,6|| align=right|2,321|| align=right|0,227|| align=right|9,08|| align=right|3,535||MBA||30. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39192)||2000 WL186|| align=right|13,6|| align=right|3,138|| align=right|0,100|| align=right|9,00|| align=right|5,557||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39193)||2000 WJ188|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,070|| align=right|13,31|| align=right|4,354||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39194)||2000 WK188|| align=right|13,2|| align=right|3,253|| align=right|0,027|| align=right|16,75|| align=right|5,865||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39195)||2000 WV189|| align=right|16,2|| align=right|2,297|| align=right|0,120|| align=right|3,56|| align=right|3,480||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39196)||2000 WN191|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,128|| align=right|5,29|| align=right|4,115||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39197)||2000 XA|| align=right|14,1|| align=right|1,932|| align=right|0,063|| align=right|23,53|| align=right|2,685||MBA||1. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39198)||2000 XY4|| align=right|13,9|| align=right|2,606|| align=right|0,176|| align=right|14,81|| align=right|4,207||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39199)||2000 XN7|| align=right|12,8|| align=right|3,159|| align=right|0,087|| align=right|21,12|| align=right|5,614||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39200)||2000 XX11|| align=right|15,0|| align=right|2,813|| align=right|0,138|| align=right|7,84|| align=right|4,717||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39201)||2000 XN12|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,131|| align=right|6,24|| align=right|3,644||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39202)||2000 XB18|| align=right|13,5|| align=right|2,544|| align=right|0,187|| align=right|13,05|| align=right|4,056||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39203)||2000 XH18|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,051|| align=right|13,61|| align=right|4,261||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39204)||2000 XF20|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,155|| align=right|6,69|| align=right|3,580||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39205)||2000 XG20|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,122|| align=right|9,85|| align=right|4,076||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39206)||2000 XO20|| align=right|14,0|| align=right|2,684|| align=right|0,317|| align=right|8,63|| align=right|4,398||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39207)||2000 XQ20|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,037|| align=right|10,86|| align=right|4,240||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39208)||2000 XY22|| align=right|13,6|| align=right|3,233|| align=right|0,053|| align=right|17,13|| align=right|5,813||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39209)||2000 XC26|| align=right|14,1|| align=right|2,963|| align=right|0,155|| align=right|12,30|| align=right|5,101||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39210)||2000 XK30|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,124|| align=right|7,47|| align=right|3,407||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39211)||2000 XB34|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,055|| align=right|10,13|| align=right|5,154||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39212)||2000 XC38|| align=right|12,7|| align=right|3,111|| align=right|0,207|| align=right|16,90|| align=right|5,486||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39213)||2000 XZ40|| align=right|12,0|| align=right|2,939|| align=right|0,220|| align=right|15,10|| align=right|5,038||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39214)||2000 XG42|| align=right|13,7|| align=right|2,987|| align=right|0,209|| align=right|14,01|| align=right|5,161||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39215)||2000 XV46|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,143|| align=right|13,39|| align=right|4,593||MBA||7. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39216)||2000 XA48|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,034|| align=right|9,60|| align=right|5,474||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39217)||2000 XU49|| align=right|12,9|| align=right|2,880|| align=right|0,051|| align=right|13,22|| align=right|4,887||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39218)||2000 YY3|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,109|| align=right|7,54|| align=right|3,530||MBA||18. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39219)||2000 YV4|| align=right|15,3|| align=right|2,787|| align=right|0,092|| align=right|2,28|| align=right|4,652||MBA||20. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39220)||2000 YN5|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,172|| align=right|16,22|| align=right|4,218||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39221)||2000 YK8|| align=right|15,5|| align=right|2,780|| align=right|0,111|| align=right|2,72|| align=right|4,636||MBA||20. prosince 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(39222)||2000 YC18|| align=right|15,3|| align=right|2,297|| align=right|0,124|| align=right|6,28|| align=right|3,482||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39223)||2000 YP20|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,188|| align=right|2,39|| align=right|3,721||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39224)||2000 YR21|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,228|| align=right|14,29|| align=right|4,082||MBA||24. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39225)||2000 YD26|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,073|| align=right|2,86|| align=right|4,653||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39226)||2000 YE26|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,175|| align=right|6,61|| align=right|3,540||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39227)||2000 YS26|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,122|| align=right|13,30|| align=right|4,278||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39228)||2000 YX28|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,286|| align=right|14,61|| align=right|4,094||MBA||29. prosince 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(39229)||2000 YJ30|| align=right|12,7|| align=right|5,202|| align=right|0,161|| align=right|7,17|| align=right|11,87||JUT||31. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39230)||2000 YZ37|| align=right|14,4|| align=right|2,404|| align=right|0,208|| align=right|3,02|| align=right|3,726||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39231)||2000 YZ38|| align=right|14,0|| align=right|3,069|| align=right|0,097|| align=right|8,40|| align=right|5,375||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39232)||2000 YF42|| align=right|15,6|| align=right|2,231|| align=right|0,173|| align=right|7,43|| align=right|3,332||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39233)||2000 YZ46|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,196|| align=right|13,97|| align=right|5,191||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39234)||2000 YD48|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,106|| align=right|2,27|| align=right|5,737||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39235)||2000 YH55|| align=right|14,9|| align=right|2,354|| align=right|0,312|| align=right|14,17|| align=right|3,610||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39236)||2000 YX56|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,257|| align=right|2,31|| align=right|3,619||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39237)||2000 YH61|| align=right|14,0|| align=right|2,748|| align=right|0,293|| align=right|10,67|| align=right|4,556||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39238)||2000 YE62|| align=right|13,9|| align=right|3,043|| align=right|0,120|| align=right|2,87|| align=right|5,306||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39239)||2000 YN69|| align=right|14,2|| align=right|2,790|| align=right|0,082|| align=right|3,43|| align=right|4,660||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39240)||2000 YZ69|| align=right|14,4|| align=right|2,738|| align=right|0,032|| align=right|4,81|| align=right|4,531||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39241)||2000 YW71|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,073|| align=right|2,39|| align=right|4,663||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39242)||2000 YQ75|| align=right|13,8|| align=right|2,750|| align=right|0,105|| align=right|10,71|| align=right|4,559||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39243)||2000 YU76|| align=right|13,4|| align=right|2,982|| align=right|0,124|| align=right|11,82|| align=right|5,148||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39244)||2000 YS77|| align=right|13,6|| align=right|2,981|| align=right|0,116|| align=right|9,48|| align=right|5,145||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39245)||2000 YY80|| align=right|14,3|| align=right|2,732|| align=right|0,079|| align=right|7,33|| align=right|4,515||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39246)||2000 YU81|| align=right|15,1|| align=right|2,457|| align=right|0,190|| align=right|2,22|| align=right|3,850||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39247)||2000 YU86|| align=right|13,7|| align=right|3,155|| align=right|0,107|| align=right|11,68|| align=right|5,604||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39248)||2000 YM87|| align=right|15,1|| align=right|2,921|| align=right|0,043|| align=right|1,88|| align=right|4,992||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39249)||2000 YR88|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,068|| align=right|14,44|| align=right|5,748||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39250)||2000 YR95|| align=right|14,5|| align=right|3,208|| align=right|0,122|| align=right|2,98|| align=right|5,746||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39251)||2000 YL97|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,077|| align=right|11,76|| align=right|5,126||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39252)||2000 YU101|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,064|| align=right|16,35|| align=right|5,769||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39253)||2000 YH106|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,181|| align=right|5,46|| align=right|3,572||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39254)||2000 YF112|| align=right|14,5|| align=right|2,361|| align=right|0,228|| align=right|8,34|| align=right|3,626||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39255)||2000 YA119|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,124|| align=right|6,86|| align=right|3,690||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39256)||2000 YE120|| align=right|15,9|| align=right|1,955|| align=right|0,106|| align=right|22,26|| align=right|2,733||MBA||19. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39257)||2000 YT122|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,103|| align=right|10,33|| align=right|4,043||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39258)||2000 YZ134|| align=right|13,7|| align=right|2,676|| align=right|0,184|| align=right|12,25|| align=right|4,377||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39259)||2000 YJ136|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,082|| align=right|16,07|| align=right|5,120||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39260)||2000 YE138|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,176|| align=right|11,79|| align=right|5,576||MBA||26. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39261)||2000 YG138|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,179|| align=right|11,01|| align=right|5,148||MBA||26. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39262)||2000 YK138|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,155|| align=right|24,62|| align=right|3,518||MBA||26. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(39263)||2000 YK139|| align=right|13,4|| align=right|3,085|| align=right|0,270|| align=right|17,16|| align=right|5,417||MBA||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39264)||2000 YQ139|| align=right|10,3|| align=right|5,219|| align=right|0,071|| align=right|18,22|| align=right|11,93||JUT||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39265)||2001 AH2|| align=right|14,8|| align=right|2,450|| align=right|0,173|| align=right|14,66|| align=right|3,834||MBA||3. ledna 2001||Perth||J. Biggs
|-
|(39266)||2001 AT2|| align=right|12,5|| align=right|3,973|| align=right|0,253|| align=right|7,04|| align=right|7,917||HLD||1. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39267)||2001 AU3|| align=right|13,8|| align=right|3,045|| align=right|0,042|| align=right|11,02|| align=right|5,314||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39268)||2001 AK7|| align=right|14,3|| align=right|3,070|| align=right|0,063|| align=right|11,85|| align=right|5,379||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39269)||2001 AK9|| align=right|13,4|| align=right|3,174|| align=right|0,098|| align=right|10,94|| align=right|5,653||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39270)||2001 AH11|| align=right|12,0|| align=right|5,199|| align=right|0,075|| align=right|5,41|| align=right|11,86||JUT||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39271)||2001 AM20|| align=right|13,9|| align=right|2,698|| align=right|0,195|| align=right|13,01|| align=right|4,430||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39272)||2001 AB23|| align=right|14,2|| align=right|3,083|| align=right|0,030|| align=right|10,85|| align=right|5,412||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39273)||2001 AO30|| align=right|13,1|| align=right|3,188|| align=right|0,136|| align=right|14,57|| align=right|5,692||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39274)||2001 AP34|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,134|| align=right|6,47|| align=right|3,594||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39275)||2001 AV37|| align=right|11,8|| align=right|5,218|| align=right|0,085|| align=right|18,02|| align=right|11,92||JUT||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39276)||2001 AT39|| align=right|13,4|| align=right|2,912|| align=right|0,362|| align=right|12,55|| align=right|4,969||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39277)||2001 BE6|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,101|| align=right|6,71|| align=right|3,744||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39278)||2001 BK9|| align=right|12,0|| align=right|5,278|| align=right|0,080|| align=right|6,01|| align=right|12,13||JUT||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39279)||2001 BZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,099|| align=right|3,64|| align=right|4,123||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39280)||2001 BE24|| align=right|12,0|| align=right|5,226|| align=right|0,065|| align=right|12,02|| align=right|11,95||JUT||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39281)||2001 BZ35|| align=right|13,9|| align=right|3,027|| align=right|0,005|| align=right|10,33|| align=right|5,267||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39282)||2001 BM36|| align=right|12,2|| align=right|3,970|| align=right|0,185|| align=right|6,88|| align=right|7,909||HLD||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39283)||2001 BN45|| align=right|14,3|| align=right|2,579|| align=right|0,179|| align=right|14,15|| align=right|4,141||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39284)||2001 BB62|| align=right|12,1|| align=right|5,162|| align=right|0,049|| align=right|9,02|| align=right|11,73||JUT||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39285)||2001 BP75|| align=right|12,9|| align=right|5,138|| align=right|0,080|| align=right|6,51|| align=right|11,65||JUT||26. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39286)||2001 CX6|| align=right|12,3|| align=right|5,275|| align=right|0,070|| align=right|4,65|| align=right|12,12||JUT||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39287)||2001 CD14|| align=right|12,7|| align=right|5,068|| align=right|0,041|| align=right|5,24|| align=right|11,41||JUT||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39288)||2001 CD21|| align=right|13,1|| align=right|5,282|| align=right|0,052|| align=right|1,95|| align=right|12,14||JUT||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39289)||2001 CT28|| align=right|12,1|| align=right|5,225|| align=right|0,045|| align=right|10,03|| align=right|11,95||JUT||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39290)||2001 CC29|| align=right|13,3|| align=right|3,167|| align=right|0,093|| align=right|10,46|| align=right|5,635||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39291)||2001 DG|| align=right|15,1|| align=right|2,819|| align=right|0,055|| align=right|3,06|| align=right|4,732||MBA||16. února 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(39292)||2001 DS4|| align=right|12,6|| align=right|5,256|| align=right|0,140|| align=right|9,40|| align=right|12,05||JUT||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39293)||2001 DQ10|| align=right|11,8|| align=right|5,238|| align=right|0,038|| align=right|14,40|| align=right|11,99||JUT||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39294)||2001 DB33|| align=right|12,3|| align=right|3,978|| align=right|0,053|| align=right|12,02|| align=right|7,933||HLD||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39295)||2001 DF95|| align=right|13,5|| align=right|3,095|| align=right|0,074|| align=right|12,32|| align=right|5,443||MBA||18. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(39296)||2001 EQ4|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,123|| align=right|5,38|| align=right|4,081||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39297)||2001 FE53|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,065|| align=right|2,26|| align=right|4,521||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39298)||2001 FV132|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,142|| align=right|7,44|| align=right|4,159||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(39299)||2001 HF5|| align=right|13,6|| align=right|2,763|| align=right|0,247|| align=right|9,86|| align=right|4,592||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39300)||2001 HM38|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,090|| align=right|6,07|| align=right|3,601||MBA||30. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(39301)||2001 OB100|| align=right|12,8|| align=right|3,991|| align=right|0,225|| align=right|3,34|| align=right|7,973||HLD||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39302)||2001 QC29|| align=right|12,8|| align=right|3,110|| align=right|0,211|| align=right|17,70|| align=right|5,483||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39303)||2001 QR56|| align=right|14,7|| align=right|2,783|| align=right|0,053|| align=right|7,08|| align=right|4,642||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39304)||2001 QX77|| align=right|13,6|| align=right|2,208|| align=right|0,054|| align=right|6,86|| align=right|3,280||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39305)||2001 QX180|| align=right|12,7|| align=right|3,151|| align=right|0,115|| align=right|6,63|| align=right|5,593||MBA||29. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(39306)||2001 SV249|| align=right|14,4|| align=right|3,179|| align=right|0,146|| align=right|2,82|| align=right|5,667||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39307)||2001 TJ42|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,190|| align=right|8,11|| align=right|4,088||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39308)||2001 TP57|| align=right|15,1|| align=right|3,117|| align=right|0,054|| align=right|3,04|| align=right|5,503||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39309)||2001 TE59|| align=right|14,4|| align=right|3,237|| align=right|0,188|| align=right|1,41|| align=right|5,823||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39310)||2001 TC64|| align=right|14,8|| align=right|2,932|| align=right|0,040|| align=right|2,15|| align=right|5,019||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39311)||2001 TF76|| align=right|14,0|| align=right|3,133|| align=right|0,099|| align=right|2,87|| align=right|5,546||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39312)||2001 TD93|| align=right|14,1|| align=right|3,174|| align=right|0,144|| align=right|11,22|| align=right|5,653||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39313)||2001 TS104|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,014|| align=right|1,54|| align=right|4,187||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39314)||2001 UH5|| align=right|14,0|| align=right|2,648|| align=right|0,302|| align=right|14,29|| align=right|4,308||MBA||19. října 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(39315)||2001 UA10|| align=right|13,4|| align=right|3,213|| align=right|0,066|| align=right|14,51|| align=right|5,760||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39316)||2001 UH80|| align=right|16,9|| align=right|2,410|| align=right|0,181|| align=right|1,11|| align=right|3,741||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39317)||2001 UU168|| align=right|13,2|| align=right|2,544|| align=right|0,264|| align=right|11,51|| align=right|4,057||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39318)||2001 VT33|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,011|| align=right|2,29|| align=right|3,726||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39319)||2001 VT35|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,104|| align=right|1,24|| align=right|5,423||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39320)||2001 VK46|| align=right|13,1|| align=right|3,015|| align=right|0,231|| align=right|14,48|| align=right|5,234||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39321)||2001 VC85|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,150|| align=right|1,75|| align=right|3,755||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39322)||2001 VH98|| align=right|13,6|| align=right|2,686|| align=right|0,242|| align=right|14,20|| align=right|4,401||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39323)||2001 WO40|| align=right|13,3|| align=right|2,553|| align=right|0,173|| align=right|15,81|| align=right|4,078||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39324)||2001 WZ86|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,128|| align=right|6,84|| align=right|3,425||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39325)||2001 WA87|| align=right|14,0|| align=right|2,589|| align=right|0,212|| align=right|5,72|| align=right|4,165||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39326)||2001 XL37|| align=right|13,4|| align=right|3,231|| align=right|0,151|| align=right|16,14|| align=right|5,807||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39327)||2001 XY97|| align=right|14,8|| align=right|3,048|| align=right|0,297|| align=right|1,43|| align=right|5,320||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39328)||2001 XO115|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,075|| align=right|4,93|| align=right|3,559||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39329)||2001 XW154|| align=right|15,6|| align=right|3,037|| align=right|0,152|| align=right|0,56|| align=right|5,291||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39330)||2001 XZ195|| align=right|16,5|| align=right|2,325|| align=right|0,239|| align=right|1,81|| align=right|3,544||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39331)||2001 YO87|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,233|| align=right|10,14|| align=right|4,579||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(39332)||2002 AH10|| align=right|14,3|| align=right|3,083|| align=right|0,053|| align=right|11,73|| align=right|5,412||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(39333)||2002 AM10|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,115|| align=right|5,04|| align=right|3,495||MBA||4. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(39334)||2002 AV10|| align=right|15,5|| align=right|2,628|| align=right|0,296|| align=right|5,08|| align=right|4,260||MBA||6. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(39335) Caccin||2002 AR12|| align=right|15,3|| align=right|2,788|| align=right|0,166|| align=right|0,80|| align=right|4,655||MBA||10. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(39336) Mariacapria||2002 AA13|| align=right|15,3|| align=right|3,141|| align=right|0,098|| align=right|1,17|| align=right|5,567||MBA||11. ledna 2002||Campo Imperatore||Campo Imperatore Near Earth Object Survey
|-
|(39337)||2002 AZ13|| align=right|15,4|| align=right|2,470|| align=right|0,140|| align=right|2,19|| align=right|3,880||MBA||12. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(39338)||2002 AG28|| align=right|15,7|| align=right|2,465|| align=right|0,136|| align=right|1,69|| align=right|3,869||MBA||7. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39339)||2002 AD32|| align=right|14,8|| align=right|3,166|| align=right|0,143|| align=right|2,56|| align=right|5,633||MBA||8. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(39340)||2002 AS46|| align=right|15,0|| align=right|2,983|| align=right|0,080|| align=right|3,05|| align=right|5,150||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39341)||2002 AM50|| align=right|15,9|| align=right|2,722|| align=right|0,144|| align=right|1,45|| align=right|4,490||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39342)||2002 AA51|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,071|| align=right|11,97|| align=right|5,147||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39343)||2002 AV58|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,042|| align=right|5,55|| align=right|4,426||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39344)||2002 AC60|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,178|| align=right|16,46|| align=right|5,505||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39345)||2002 AU63|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,172|| align=right|14,59|| align=right|4,036||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39346)||2002 AT106|| align=right|16,2|| align=right|2,783|| align=right|0,069|| align=right|2,14|| align=right|4,642||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39347)||2002 AO107|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,143|| align=right|3,64|| align=right|4,048||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39348)||2002 AE117|| align=right|14,6|| align=right|3,266|| align=right|0,090|| align=right|1,91|| align=right|5,902||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39349)||2002 AQ117|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,072|| align=right|14,40|| align=right|4,095||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39350)||2002 AC120|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,120|| align=right|2,23|| align=right|4,454||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39351)||2002 AB122|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,150|| align=right|4,30|| align=right|3,328||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39352)||2002 AX123|| align=right|14,7|| align=right|2,999|| align=right|0,121|| align=right|2,30|| align=right|5,193||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39353)||2002 AR144|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,164|| align=right|6,71|| align=right|4,265||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39354)||2002 AX148|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,206|| align=right|4,70|| align=right|3,562||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39355)||2002 AH161|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,214|| align=right|0,83|| align=right|3,607||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39356)||2002 AK161|| align=right|14,0|| align=right|3,412|| align=right|0,046|| align=right|1,51|| align=right|6,302||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39357)||2002 AD162|| align=right|15,4|| align=right|2,796|| align=right|0,014|| align=right|2,95|| align=right|4,674||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39358)||2002 AL162|| align=right|14,1|| align=right|2,993|| align=right|0,103|| align=right|8,78|| align=right|5,178||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39359)||2002 AD178|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,037|| align=right|9,71|| align=right|4,485||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39360)||2002 AP178|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,137|| align=right|1,33|| align=right|3,776||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39361)||2002 AM179|| align=right|16,4|| align=right|2,267|| align=right|0,132|| align=right|3,63|| align=right|3,413||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39362)||2002 BU1|| align=right|12,0|| align=right|5,103|| align=right|0,061|| align=right|9,74|| align=right|11,53||JUT||21. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(39363)||2002 BW6|| align=right|16,2|| align=right|2,282|| align=right|0,154|| align=right|6,35|| align=right|3,447||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39364)||2002 BN7|| align=right|14,8|| align=right|2,713|| align=right|0,062|| align=right|14,11|| align=right|4,469||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39365)||2002 BP10|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,179|| align=right|4,05|| align=right|3,640||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39366)||2002 BR10|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,186|| align=right|3,15|| align=right|3,728||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39367)||2002 BY16|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,032|| align=right|5,94|| align=right|4,686||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39368)||2002 BA18|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,173|| align=right|2,91|| align=right|3,784||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39369)||2002 CE13|| align=right|10,6|| align=right|5,160|| align=right|0,059|| align=right|18,16|| align=right|11,73||JUT||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(39370)||2002 CK22|| align=right|15,6|| align=right|2,726|| align=right|0,025|| align=right|2,97|| align=right|4,501||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(39371)||2002 CF49|| align=right|13,8|| align=right|3,019|| align=right|0,050|| align=right|11,27|| align=right|5,245||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(39372)||2002 CS51|| align=right|14,3|| align=right|3,268|| align=right|0,046|| align=right|4,70|| align=right|5,907||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(39373)||2002 CX53|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,179|| align=right|1,62|| align=right|3,630||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39374)||2002 CB83|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,034|| align=right|2,78|| align=right|4,468||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39375)||2002 CW100|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,150|| align=right|1,93|| align=right|3,594||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39376)||2002 CU105|| align=right|14,9|| align=right|2,412|| align=right|0,218|| align=right|1,89|| align=right|3,745||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39377)||2002 CO106|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,211|| align=right|4,40|| align=right|4,185||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(39378)||2101 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,106|| align=right|5,01|| align=right|4,427||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39379)||2120 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,130|| align=right|6,53|| align=right|3,437||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39380)||2169 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,057|| align=right|6,72|| align=right|3,619||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39381)||2603 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,187|| align=right|2,89|| align=right|3,655||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39382) Opportunity||2696 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,963|| align=right|0,201|| align=right|2,91|| align=right|7,889||HLD||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39383)||2765 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,695|| align=right|0,189|| align=right|1,22|| align=right|4,424||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39384)||2814 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,139|| align=right|6,19|| align=right|5,516||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39385)||4017 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,720|| align=right|0,258|| align=right|13,21|| align=right|4,485||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39386)||4039 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,229|| align=right|1,66|| align=right|3,600||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39387)||4150 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,193|| align=right|11,95|| align=right|4,433||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39388)||4190 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,160|| align=right|5,72|| align=right|3,637||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39389)||4191 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,049|| align=right|15,26|| align=right|5,547||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39390)||4839 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,347|| align=right|0,205|| align=right|2,19|| align=right|3,594||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39391)||4885 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,206|| align=right|4,36|| align=right|3,613||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39392)||4893 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,879|| align=right|0,025|| align=right|2,28|| align=right|4,884||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39393)||5564 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,198|| align=right|3,46|| align=right|3,666||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39394)||6027 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,182|| align=right|2,26|| align=right|3,585||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39395)||6199 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,168|| align=right|2,87|| align=right|3,347||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39396)||6243 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,077|| align=right|2,85|| align=right|3,610||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39397)||6514 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,682|| align=right|0,141|| align=right|14,13|| align=right|4,391||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39398)||6609 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,696|| align=right|0,185|| align=right|13,71|| align=right|4,427||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39399)||6688 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,135|| align=right|0,191|| align=right|5,23|| align=right|5,551||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39400)||6808 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,122|| align=right|5,22|| align=right|5,484||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39401)||7572 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,125|| align=right|3,63|| align=right|3,438||MBA||27. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39402)||9074 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,149|| align=right|0,75|| align=right|4,415||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39403)||9514 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,830|| align=right|0,038|| align=right|2,48|| align=right|4,761||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39404)||9582 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,117|| align=right|0,212|| align=right|16,20|| align=right|5,502||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39405) Mosigkau||1063 T-1|| align=right|13,3|| align=right|3,965|| align=right|0,224|| align=right|1,76|| align=right|7,894||HLD||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39406)||1145 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,461|| align=right|0,130|| align=right|3,66|| align=right|3,860||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39407)||1187 T-1|| align=right|17,3|| align=right|2,290|| align=right|0,155|| align=right|2,01|| align=right|3,464||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39408)||1273 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,989|| align=right|0,096|| align=right|6,55|| align=right|5,168||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39409)||2100 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,297|| align=right|0,177|| align=right|6,03|| align=right|3,480||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39410)||2191 T-1|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,178|| align=right|6,27|| align=right|3,465||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39411)||2266 T-1|| align=right|14,0|| align=right|3,005|| align=right|0,102|| align=right|1,77|| align=right|5,208||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39412)||3097 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,481|| align=right|0,182|| align=right|2,36|| align=right|3,907||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39413)||3113 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,120|| align=right|1,53|| align=right|3,446||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39414)||3283 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,467|| align=right|0,138|| align=right|4,52|| align=right|3,875||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39415)||4231 T-1|| align=right|13,4|| align=right|3,934|| align=right|0,211|| align=right|2,38|| align=right|7,801||HLD||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39416)||1024 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,201|| align=right|7,05|| align=right|3,389||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39417)||1100 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,676|| align=right|0,084|| align=right|9,37|| align=right|4,376||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39418)||1204 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,111|| align=right|3,40|| align=right|3,329||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39419)||1244 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,094|| align=right|14,24|| align=right|4,437||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39420)||2084 T-2|| align=right|15,2|| align=right|1,962|| align=right|0,080|| align=right|21,52|| align=right|2,747||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39421)||2128 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,225|| align=right|0,119|| align=right|8,52|| align=right|3,318||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39422)||3109 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,986|| align=right|0,127|| align=right|10,75|| align=right|5,159||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39423)||3136 T-2|| align=right|15,4|| align=right|3,049|| align=right|0,149|| align=right|4,26|| align=right|5,323||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39424)||3143 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,239|| align=right|0,085|| align=right|2,46|| align=right|3,351||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39425)||3240 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,995|| align=right|0,107|| align=right|1,81|| align=right|5,181||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39426)||3278 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,424|| align=right|0,214|| align=right|3,04|| align=right|3,773||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39427) Charlottebrontë||3360 T-2|| align=right|11,9|| align=right|3,985|| align=right|0,189|| align=right|3,88|| align=right|7,955||HLD||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39428) Emilybrontë||4169 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,468|| align=right|0,204|| align=right|3,39|| align=right|3,875||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39429) Annebrontë||4223 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,125|| align=right|11,31|| align=right|3,787||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39430)||4264 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,122|| align=right|13,81|| align=right|4,420||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39431)||5178 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,015|| align=right|0,064|| align=right|8,73|| align=right|5,234||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39432)||1079 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,691|| align=right|0,168|| align=right|11,81|| align=right|4,414||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39433)||1113 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,096|| align=right|14,33|| align=right|5,538||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39434)||1202 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,211|| align=right|0,036|| align=right|5,47|| align=right|3,287||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39435)||2029 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,742|| align=right|0,151|| align=right|9,13|| align=right|4,540||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39436)||2162 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,136|| align=right|5,56|| align=right|3,795||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39437)||2203 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,097|| align=right|11,92|| align=right|5,656||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39438)||2218 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,242|| align=right|0,171|| align=right|6,01|| align=right|3,356||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39439)||2242 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,125|| align=right|8,54|| align=right|5,430||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39440)||2282 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,451|| align=right|0,157|| align=right|7,41|| align=right|3,837||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39441)||2293 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,176|| align=right|0,070|| align=right|11,84|| align=right|5,658||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39442)||2384 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,234|| align=right|0,146|| align=right|3,96|| align=right|3,339||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39443)||2394 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,119|| align=right|25,07|| align=right|5,610||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39444)||3264 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,166|| align=right|0,25|| align=right|5,678||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39445)||3336 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,109|| align=right|1,19|| align=right|3,264||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39446)||3348 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,119|| align=right|0,89|| align=right|5,529||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39447)||3412 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,140|| align=right|8,91|| align=right|4,533||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39448)||3455 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,753|| align=right|0,086|| align=right|2,36|| align=right|4,567||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39449)||3486 T-3|| align=right|15,4|| align=right|3,187|| align=right|0,186|| align=right|0,70|| align=right|5,688||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39450)||3552 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,176|| align=right|2,20|| align=right|5,716||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39451)||3992 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,182|| align=right|3,35|| align=right|3,839||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39452)||4027 T-3|| align=right|17,5|| align=right|2,226|| align=right|0,195|| align=right|5,39|| align=right|3,321||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39453)||4070 T-3|| align=right|13,2|| align=right|3,181|| align=right|0,103|| align=right|23,06|| align=right|5,672||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39454)||4082 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,119|| align=right|13,15|| align=right|4,413||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39455)||4091 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,095|| align=right|8,04|| align=right|5,650||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39456)||4120 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,054|| align=right|4,12|| align=right|4,482||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39457)||4167 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,749|| align=right|0,101|| align=right|5,28|| align=right|4,557||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39458)||4198 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,130|| align=right|0,131|| align=right|15,89|| align=right|5,538||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39459)||4266 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,084|| align=right|0,149|| align=right|17,81|| align=right|5,415||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39460)||4332 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,156|| align=right|17,18|| align=right|5,534||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39461)||5019 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,119|| align=right|14,27|| align=right|5,655||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39462)||5175 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,440|| align=right|0,173|| align=right|11,04|| align=right|3,812||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39463) Phyleus||1973 SZ|| align=right|13,1|| align=right|5,137|| align=right|0,087|| align=right|5,78|| align=right|11,65||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(39464) Pöppelmann||1973 UO5|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,194|| align=right|0,70|| align=right|3,788||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(39465)||1978 RW6|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|7,61|| align=right|3,553||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39466)||1978 RX6|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,152|| align=right|6,85|| align=right|3,569||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39467)||1978 RA7|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,192|| align=right|0,81|| align=right|3,517||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39468)||1978 RY7|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,077|| align=right|7,19|| align=right|3,534||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39469)||1978 RG9|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,151|| align=right|10,73|| align=right|4,128||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39470)||1978 UB7|| align=right|15,3|| align=right|2,699|| align=right|0,183|| align=right|14,27|| align=right|4,433||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(39471)||1978 UF8|| align=right|15,1|| align=right|2,189|| align=right|0,125|| align=right|3,16|| align=right|3,238||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(39472)||1978 VJ3|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,044|| align=right|9,18|| align=right|5,360||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39473)||1978 VW3|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,025|| align=right|5,92|| align=right|3,677||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39474)||1978 VC7|| align=right|11,2|| align=right|5,272|| align=right|0,088|| align=right|13,05|| align=right|12,11||JUT||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39475)||1978 VE8|| align=right|14,3|| align=right|3,020|| align=right|0,061|| align=right|3,19|| align=right|5,246||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39476)||1979 MA2|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,113|| align=right|6,16|| align=right|3,339||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39477)||1979 MF5|| align=right|14,6|| align=right|2,854|| align=right|0,065|| align=right|5,59|| align=right|4,820||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(39478)||1980 FR4|| align=right|15,4|| align=right|2,366|| align=right|0,080|| align=right|6,65|| align=right|3,640||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(39479)||1980 UQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,152|| align=right|4,50|| align=right|3,505||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(39480)||1981 DU|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,161|| align=right|6,54|| align=right|3,454||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39481)||1981 DP1|| align=right|15,5|| align=right|2,307|| align=right|0,132|| align=right|6,68|| align=right|3,504||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39482)||1981 DD2|| align=right|14,3|| align=right|3,042|| align=right|0,079|| align=right|7,71|| align=right|5,304||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39483)||1981 DW2|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,116|| align=right|5,93|| align=right|3,505||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39484)||1981 DP3|| align=right|14,4|| align=right|3,034|| align=right|0,034|| align=right|9,68|| align=right|5,285||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39485)||1981 EO3|| align=right|14,1|| align=right|2,601|| align=right|0,204|| align=right|15,16|| align=right|4,194||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39486)||1981 ET5|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,055|| align=right|10,80|| align=right|4,138||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39487)||1981 EC6|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,230|| align=right|8,90|| align=right|3,728||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39488)||1981 EM6|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,129|| align=right|13,08|| align=right|4,173||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39489)||1981 EU6|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,292|| align=right|7,97|| align=right|3,526||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39490)||1981 EQ7|| align=right|14,7|| align=right|2,995|| align=right|0,060|| align=right|8,28|| align=right|5,182||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39491)||1981 EW8|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,203|| align=right|3,64|| align=right|4,137||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39492)||1981 EO10|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,086|| align=right|14,43|| align=right|4,218||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39493)||1981 EV10|| align=right|16,4|| align=right|2,280|| align=right|0,074|| align=right|4,74|| align=right|3,443||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39494)||1981 EM11|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,066|| align=right|6,03|| align=right|3,487||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39495)||1981 EP11|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,228|| align=right|5,54|| align=right|3,442||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39496)||1981 EM14|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,008|| align=right|7,34|| align=right|4,168||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39497)||1981 EB18|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,151|| align=right|4,02|| align=right|4,141||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39498)||1981 EH25|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,113|| align=right|4,56|| align=right|4,189||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39499)||1981 EJ29|| align=right|13,9|| align=right|3,018|| align=right|0,044|| align=right|9,68|| align=right|5,242||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39500)||1981 EK30|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,101|| align=right|6,13|| align=right|3,475||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39501)||1981 EV31|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,155|| align=right|5,09|| align=right|3,453||MBA||2. března 1981||Siding Spring||F. Dossin
|-
|(39502)||1981 EE36|| align=right|14,8|| align=right|2,993|| align=right|0,066|| align=right|9,34|| align=right|5,178||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39503)||1981 EC38|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,099|| align=right|2,43|| align=right|3,463||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39504)||1981 EZ39|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,135|| align=right|4,10|| align=right|3,451||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39505)||1981 EX40|| align=right|14,5|| align=right|3,004|| align=right|0,037|| align=right|10,53|| align=right|5,206||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39506)||1981 EO44|| align=right|16,3|| align=right|2,287|| align=right|0,046|| align=right|1,77|| align=right|3,457||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39507)||1981 EC45|| align=right|14,5|| align=right|2,981|| align=right|0,124|| align=right|11,52|| align=right|5,145||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39508)||1981 EW46|| align=right|15,0|| align=right|2,969|| align=right|0,120|| align=right|0,85|| align=right|5,115||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39509)||1981 US11|| align=right|14,2|| align=right|2,798|| align=right|0,230|| align=right|8,41|| align=right|4,680||MBA||22. října 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(39510)||1982 DU|| align=right|12,8|| align=right|2,979|| align=right|0,218|| align=right|17,93|| align=right|5,141||MBA||21. února 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(39511)||1985 SH1|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,174|| align=right|2,66|| align=right|3,674||MBA||18. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39512)||1985 TA1|| align=right|14,9|| align=right|2,362|| align=right|0,230|| align=right|2,04|| align=right|3,630||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(39513)||1986 QE1|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,160|| align=right|2,83|| align=right|3,367||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39514)||1986 TV3|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,202|| align=right|2,59|| align=right|3,380||MBA||4. října 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(39515)||1986 XD5|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,220|| align=right|8,75|| align=right|3,439||MBA||4. prosince 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(39516)||1987 OO|| align=right|14,5|| align=right|2,539|| align=right|0,232|| align=right|10,69|| align=right|4,046||MBA||27. července 1987||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(39517)||1988 CV2|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,209|| align=right|4,80|| align=right|3,478||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39518)||1988 CS4|| align=right|14,1|| align=right|2,668|| align=right|0,046|| align=right|18,95|| align=right|4,356||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39519)||1988 CQ5|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,074|| align=right|5,53|| align=right|3,414||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39520)||1988 NY|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,182|| align=right|23,88|| align=right|3,585||MBA||12. července 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(39521)||1988 PQ|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,163|| align=right|3,81|| align=right|3,640||MBA||11. srpna 1988||Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(39522)||1988 RA12|| align=right|14,2|| align=right|2,442|| align=right|0,177|| align=right|3,62|| align=right|3,815||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(39523)||1989 ST2|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,239|| align=right|11,59|| align=right|3,553||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39524)||1989 SM3|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,210|| align=right|8,26|| align=right|4,615||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39525)||1989 TR2|| align=right|12,4|| align=right|2,903|| align=right|0,128|| align=right|13,84|| align=right|4,946||MBA||3. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(39526)||1989 TW3|| align=right|16,0|| align=right|2,302|| align=right|0,179|| align=right|4,30|| align=right|3,493||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39527)||1989 TO5|| align=right|15,1|| align=right|2,325|| align=right|0,192|| align=right|4,09|| align=right|3,544||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39528)||1989 TB16|| align=right|14,7|| align=right|2,303|| align=right|0,150|| align=right|3,95|| align=right|3,494||MBA||4. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39529)||1989 VJ1|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,145|| align=right|8,05|| align=right|3,551||MBA||3. listopadu 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39530)||1990 EX1|| align=right|13,6|| align=right|3,214|| align=right|0,163|| align=right|11,69|| align=right|5,762||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39531)||1990 ER2|| align=right|14,6|| align=right|2,496|| align=right|0,082|| align=right|4,53|| align=right|3,943||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39532)||1990 HZ1|| align=right|13,2|| align=right|3,097|| align=right|0,177|| align=right|15,22|| align=right|5,450||MBA||27. dubna 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39533)||1990 QD3|| align=right|15,6|| align=right|2,162|| align=right|0,184|| align=right|6,22|| align=right|3,178||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(39534)||1990 RK1|| align=right|13,7|| align=right|2,691|| align=right|0,189|| align=right|13,39|| align=right|4,412||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(39535)||1990 RX7|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,045|| align=right|6,05|| align=right|4,541||MBA||14. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39536)||1990 TA11|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,170|| align=right|5,66|| align=right|3,368||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(39537)||1990 VV2|| align=right|13,0|| align=right|2,769|| align=right|0,157|| align=right|8,61|| align=right|4,606||MBA||12. listopadu 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(39538)||1991 FD2|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,153|| align=right|2,56|| align=right|3,593||MBA||20. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39539)||1991 GU4|| align=right|13,0|| align=right|3,057|| align=right|0,076|| align=right|9,15|| align=right|5,343||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39540) Borchert||1991 GF11|| align=right|16,1|| align=right|2,474|| align=right|0,130|| align=right|3,24|| align=right|3,891||MBA||11. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(39541)||1991 LA|| align=right|17,3|| align=right|2,155|| align=right|0,208|| align=right|0,95|| align=right|3,164||MBA||3. června 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39542)||1991 PO3|| align=right|16,3|| align=right|2,459|| align=right|0,198|| align=right|2,57|| align=right|3,856||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39543)||1991 PX7|| align=right|12,7|| align=right|2,785|| align=right|0,153|| align=right|8,56|| align=right|4,647||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39544)||1991 TN14|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,190|| align=right|2,88|| align=right|4,203||MBA||7. října 1991||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(39545)||1992 DH3|| align=right|15,5|| align=right|2,816|| align=right|0,150|| align=right|6,66|| align=right|4,726||MBA||25. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39546)||1992 DT5|| align=right|15,1|| align=right|2,792|| align=right|0,020|| align=right|5,26|| align=right|4,665||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39547)||1992 DE7|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,077|| align=right|13,60|| align=right|4,247||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39548)||1992 DA8|| align=right|14,8|| align=right|2,793|| align=right|0,086|| align=right|5,12|| align=right|4,667||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39549) Casals||1992 DP13|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,122|| align=right|9,69|| align=right|4,649||MBA||27. února 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(39550)||1992 ES4|| align=right|15,0|| align=right|2,809|| align=right|0,036|| align=right|5,26|| align=right|4,708||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39551)||1992 EW5|| align=right|14,7|| align=right|2,147|| align=right|0,176|| align=right|4,57|| align=right|3,145||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39552)||1992 EY7|| align=right|14,1|| align=right|2,812|| align=right|0,044|| align=right|8,64|| align=right|4,715||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39553)||1992 EO12|| align=right|14,4|| align=right|2,784|| align=right|0,106|| align=right|4,50|| align=right|4,645||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39554)||1992 EW19|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,084|| align=right|5,41|| align=right|4,670||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39555)||1992 EY32|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,196|| align=right|12,22|| align=right|4,437||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39556)||1992 GF2|| align=right|15,2|| align=right|2,207|| align=right|0,118|| align=right|2,14|| align=right|3,277||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39557)||1992 JG|| align=right|17,5|| align=right|2,265|| align=right|0,426|| align=right|5,57|| align=right|3,408||AMR||2. května 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39558)||1992 KC|| align=right|14,9|| align=right|2,233|| align=right|0,130|| align=right|3,72|| align=right|3,337||MBA||24. května 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(39559)||1992 OL8|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,191|| align=right|3,61|| align=right|3,549||MBA||22. července 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(39560)||1992 PM2|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,187|| align=right|4,72|| align=right|3,446||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(39561)||1992 QA|| align=right|15,3|| align=right|1,870|| align=right|0,112|| align=right|26,24|| align=right|2,557||MBA||19. srpna 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39562)||1992 QK|| align=right|14,3|| align=right|2,367|| align=right|0,156|| align=right|6,03|| align=right|3,642||MBA||25. srpna 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(39563)||1992 RB|| align=right|15,2|| align=right|1,932|| align=right|0,079|| align=right|25,28|| align=right|2,685||MBA||2. září 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39564)||1992 RT5|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,205|| align=right|7,73|| align=right|3,521||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39565)||1992 SL|| align=right|18,7|| align=right|1,642|| align=right|0,335|| align=right|8,61|| align=right|2,103||AMR||24. září 1992||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(39566)||1992 SQ1|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,223|| align=right|5,34|| align=right|3,583||MBA||26. září 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(39567)||1992 ST2|| align=right|13,7|| align=right|2,364|| align=right|0,134|| align=right|24,24|| align=right|3,633||MBA||22. září 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(39568)||1992 SM3|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,134|| align=right|1,71|| align=right|3,765||MBA||24. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39569)||1992 SV3|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,144|| align=right|2,74|| align=right|3,730||MBA||24. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39570)||1992 SV11|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|5,98|| align=right|3,648||MBA||28. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39571) Pückler||1992 SN24|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,149|| align=right|5,81|| align=right|3,628||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(39572)||1993 DQ1|| align=right|16,6|| align=right|2,038|| align=right|0,492|| align=right|10,02|| align=right|2,908||AMR PHA||26. února 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39573)||1993 FO4|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,145|| align=right|11,94|| align=right|4,316||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39574)||1993 FM5|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,114|| align=right|2,20|| align=right|4,332||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39575)||1993 FR5|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,039|| align=right|2,79|| align=right|4,307||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39576)||1993 FO11|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,042|| align=right|6,74|| align=right|4,368||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39577)||1993 FV12|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,251|| align=right|12,81|| align=right|4,381||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39578)||1993 FV13|| align=right|14,0|| align=right|2,628|| align=right|0,148|| align=right|15,21|| align=right|4,260||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39579)||1993 FD16|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,170|| align=right|8,01|| align=right|4,412||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39580)||1993 FF20|| align=right|14,5|| align=right|2,704|| align=right|0,122|| align=right|5,57|| align=right|4,445||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39581)||1993 FQ21|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,089|| align=right|2,06|| align=right|4,505||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39582)||1993 FR21|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,025|| align=right|5,46|| align=right|4,505||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39583)||1993 FN23|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,162|| align=right|3,24|| align=right|4,483||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39584)||1993 FO23|| align=right|14,2|| align=right|2,657|| align=right|0,115|| align=right|11,99|| align=right|4,329||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39585)||1993 FJ26|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,194|| align=right|4,27|| align=right|4,444||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39586)||1993 FW27|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,127|| align=right|2,87|| align=right|4,485||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39587)||1993 FF30|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,105|| align=right|3,71|| align=right|4,514||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39588)||1993 FZ37|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,038|| align=right|4,04|| align=right|4,483||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39589)||1993 FL75|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,030|| align=right|1,35|| align=right|4,484||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39590)||1993 FG76|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,204|| align=right|8,73|| align=right|4,504||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39591)||1993 LR1|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,161|| align=right|12,32|| align=right|4,563||MBA||15. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39592)||1993 OD6|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,141|| align=right|3,23|| align=right|3,577||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39593)||1993 OM10|| align=right|15,2|| align=right|3,199|| align=right|0,196|| align=right|1,58|| align=right|5,720||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39594)||1993 PP7|| align=right|15,3|| align=right|2,165|| align=right|0,178|| align=right|1,53|| align=right|3,184||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(39595)||1993 QP6|| align=right|14,3|| align=right|3,012|| align=right|0,122|| align=right|8,85|| align=right|5,228||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39596)||1993 QZ8|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,181|| align=right|2,09|| align=right|3,484||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39597)||1993 RP6|| align=right|14,9|| align=right|2,221|| align=right|0,057|| align=right|3,22|| align=right|3,309||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39598)||1993 RG13|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,064|| align=right|9,79|| align=right|5,363||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(39599)||1993 SC6|| align=right|15,9|| align=right|2,196|| align=right|0,151|| align=right|2,91|| align=right|3,254||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39600)||1993 TX15|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,107|| align=right|2,41|| align=right|3,456||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39601)||1993 TG18|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,151|| align=right|4,65|| align=right|5,718||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39602)||1993 TH20|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,066|| align=right|5,85|| align=right|5,465||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39603)||1993 TU20|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,159|| align=right|9,15|| align=right|3,514||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39604)||1993 TM23|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,130|| align=right|5,91|| align=right|3,434||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39605)||1993 TX23|| align=right|14,7|| align=right|3,058|| align=right|0,139|| align=right|4,12|| align=right|5,347||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39606)||1993 TL24|| align=right|13,1|| align=right|3,140|| align=right|0,104|| align=right|17,01|| align=right|5,563||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39607)||1993 TF30|| align=right|14,2|| align=right|3,132|| align=right|0,137|| align=right|18,67|| align=right|5,542||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39608)||1993 TQ32|| align=right|14,1|| align=right|2,266|| align=right|0,091|| align=right|9,62|| align=right|3,410||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39609)||1993 TN34|| align=right|15,3|| align=right|2,176|| align=right|0,166|| align=right|7,37|| align=right|3,210||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39610)||1993 TD38|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,121|| align=right|4,75|| align=right|3,410||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39611)||1993 UO8|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,100|| align=right|6,32|| align=right|3,401||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39612)||1993 XE1|| align=right|13,9|| align=right|2,357|| align=right|0,197|| align=right|25,57|| align=right|3,619||MBA||5. prosince 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(39613)||1993 XF1|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,184|| align=right|5,37|| align=right|3,449||MBA||14. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39614)||1993 YK|| align=right|14,8|| align=right|2,467|| align=right|0,205|| align=right|8,20|| align=right|3,874||MBA||17. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39615)||1994 AU|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,176|| align=right|2,57|| align=right|3,663||MBA||4. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39616)||1994 AA4|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,229|| align=right|5,10|| align=right|3,724||MBA||4. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39617)||1994 CZ11|| align=right|14,8|| align=right|2,414|| align=right|0,218|| align=right|3,25|| align=right|3,750||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39618)||1994 LT|| align=right|14,6|| align=right|1,933|| align=right|0,097|| align=right|23,38|| align=right|2,686||MBA||12. června 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39619)||1994 LC3|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,239|| align=right|9,05|| align=right|4,541||MBA||10. června 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(39620)||1994 PE2|| align=right|14,5|| align=right|2,705|| align=right|0,300|| align=right|5,31|| align=right|4,449||MBA||9. srpna 1994||Palomar||PCAS
|-
|(39621)||1994 PU4|| align=right|15,3|| align=right|3,000|| align=right|0,063|| align=right|2,35|| align=right|5,196||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39622)||1994 PJ5|| align=right|14,8|| align=right|2,808|| align=right|0,033|| align=right|1,41|| align=right|4,704||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39623)||1994 PJ7|| align=right|14,4|| align=right|2,792|| align=right|0,072|| align=right|3,26|| align=right|4,663||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39624)||1994 PT8|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,067|| align=right|5,37|| align=right|4,566||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39625)||1994 PV9|| align=right|14,5|| align=right|3,018|| align=right|0,118|| align=right|1,21|| align=right|5,243||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39626)||1994 PV18|| align=right|14,7|| align=right|2,916|| align=right|0,084|| align=right|2,20|| align=right|4,978||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39627)||1994 PX21|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,071|| align=right|3,91|| align=right|4,588||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39628)||1994 PJ24|| align=right|15,0|| align=right|2,782|| align=right|0,028|| align=right|5,06|| align=right|4,640||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39629)||1994 PG26|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,145|| align=right|6,63|| align=right|4,512||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39630)||1994 PQ39|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,142|| align=right|8,18|| align=right|4,506||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39631)||1994 SZ9|| align=right|16,1|| align=right|2,791|| align=right|0,077|| align=right|2,79|| align=right|4,661||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39632)||1994 UL|| align=right|14,2|| align=right|2,871|| align=right|0,177|| align=right|11,57|| align=right|4,863||MBA||31. října 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39633)||1994 WO|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,259|| align=right|7,27|| align=right|5,130||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39634)||1994 WM2|| align=right|13,1|| align=right|3,112|| align=right|0,207|| align=right|18,40|| align=right|5,488||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39635) Kusatao||1994 YL|| align=right|14,1|| align=right|3,041|| align=right|0,071|| align=right|12,52|| align=right|5,302||MBA||27. prosince 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(39636)||1995 BQ2|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,199|| align=right|25,49|| align=right|5,577||MBA||29. ledna 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39637)||1995 EG|| align=right|15,2|| align=right|2,225|| align=right|0,081|| align=right|3,10|| align=right|3,319||MBA||1. března 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(39638)||1995 EB5|| align=right|14,9|| align=right|2,602|| align=right|0,110|| align=right|3,92|| align=right|4,196||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39639)||1995 FN6|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,153|| align=right|5,28|| align=right|3,332||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39640)||1995 GB7|| align=right|15,5|| align=right|2,243|| align=right|0,021|| align=right|5,84|| align=right|3,359||MBA||4. dubna 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39641)||1995 KM1|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,222|| align=right|4,01|| align=right|3,496||MBA||29. května 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(39642)||1995 KO1|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,194|| align=right|24,57|| align=right|3,492||MBA||26. května 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(39643)||1995 KK4|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,123|| align=right|3,07|| align=right|3,559||MBA||26. května 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39644)||1995 OE7|| align=right|15,1|| align=right|3,002|| align=right|0,042|| align=right|1,55|| align=right|5,200||MBA||24. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39645)||1995 QC10|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,136|| align=right|5,66|| align=right|3,796||MBA||31. srpna 1995||Socorro||R. Weber
|-
|(39646)||1995 SK4|| align=right|13,5|| align=right|2,759|| align=right|0,305|| align=right|34,35|| align=right|4,582||MBA||26. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(39647)||1995 SV6|| align=right|16,2|| align=right|2,593|| align=right|0,115|| align=right|1,14|| align=right|4,174||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39648)||1995 SY14|| align=right|16,6|| align=right|2,482|| align=right|0,100|| align=right|0,85|| align=right|3,910||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39649)||1995 SM15|| align=right|15,0|| align=right|2,560|| align=right|0,060|| align=right|8,87|| align=right|4,095||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39650)||1995 SD44|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,054|| align=right|2,24|| align=right|4,319||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39651)||1995 SU73|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,074|| align=right|8,88|| align=right|5,364||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39652)||1995 TY4|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,093|| align=right|5,77|| align=right|4,298||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39653)||1995 UC|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,042|| align=right|15,00|| align=right|4,407||MBA||17. října 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(39654)||1995 UP|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,193|| align=right|4,08|| align=right|3,568||MBA||19. října 1995||Sormano||V. Giuliani; A. Testa
|-
|(39655)||1995 UM3|| align=right|14,5|| align=right|2,732|| align=right|0,113|| align=right|5,87|| align=right|4,515||MBA||17. října 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(39656)||1995 US11|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,277|| align=right|12,22|| align=right|4,257||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39657)||1995 UX22|| align=right|16,1|| align=right|2,786|| align=right|0,066|| align=right|1,37|| align=right|4,650||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39658)||1995 UF24|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,152|| align=right|2,04|| align=right|4,248||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39659)||1995 UO44|| align=right|14,2|| align=right|2,591|| align=right|0,134|| align=right|15,82|| align=right|4,169||MBA||26. října 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(39660)||1995 UU46|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,180|| align=right|14,09|| align=right|4,255||MBA||20. října 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(39661)||1995 UT62|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,220|| align=right|6,82|| align=right|4,049||MBA||25. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39662)||1995 VR3|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,026|| align=right|13,41|| align=right|4,293||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39663)||1995 WM1|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,150|| align=right|14,27|| align=right|4,410||MBA||16. listopadu 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(39664)||1995 WW4|| align=right|15,8|| align=right|2,727|| align=right|0,050|| align=right|1,28|| align=right|4,504||MBA||20. listopadu 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(39665)||1995 WU6|| align=right|14,6|| align=right|1,931|| align=right|0,099|| align=right|22,33|| align=right|2,683||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39666)||1995 WL33|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,051|| align=right|5,23|| align=right|4,360||MBA||20. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39667)||1995 YU2|| align=right|14,6|| align=right|2,835|| align=right|0,101|| align=right|0,84|| align=right|4,774||MBA||22. prosince 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(39668)||1995 YR5|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,074|| align=right|6,41|| align=right|4,591||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39669)||1995 YN11|| align=right|14,9|| align=right|2,961|| align=right|0,106|| align=right|3,24|| align=right|5,095||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39670)||1995 YL25|| align=right|14,4|| align=right|2,683|| align=right|0,094|| align=right|14,03|| align=right|4,395||MBA||22. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39671)||1996 AG|| align=right|14,4|| align=right|2,900|| align=right|0,202|| align=right|6,60|| align=right|4,937||MBA||7. ledna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(39672)||1996 BF1|| align=right|14,6|| align=right|2,744|| align=right|0,119|| align=right|3,78|| align=right|4,545||MBA||22. ledna 1996||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(39673)||1996 BN3|| align=right|13,2|| align=right|2,977|| align=right|0,066|| align=right|11,02|| align=right|5,137||MBA||27. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39674)||1996 BA5|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,166|| align=right|5,56|| align=right|5,412||MBA||16. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39675)||1996 BL15|| align=right|15,0|| align=right|3,022|| align=right|0,034|| align=right|8,45|| align=right|5,253||MBA||19. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39676)||1996 DQ1|| align=right|13,6|| align=right|3,084|| align=right|0,176|| align=right|6,26|| align=right|5,415||MBA||20. února 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(39677) Anagaribaldi||1996 EG|| align=right|13,4|| align=right|3,171|| align=right|0,106|| align=right|9,42|| align=right|5,646||MBA||13. března 1996||Stroncone||Stroncone
|-
|(39678)||1996 LQ1|| align=right|16,6|| align=right|2,302|| align=right|0,147|| align=right|3,90|| align=right|3,492||MBA||12. června 1996||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(39679)||1996 OD3|| align=right|15,6|| align=right|2,211|| align=right|0,159|| align=right|4,80|| align=right|3,286||MBA||19. července 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(39680)||1996 PK2|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,146|| align=right|15,23|| align=right|4,115||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39681)||1996 PE3|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,260|| align=right|23,05|| align=right|3,466||MBA||15. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39682)||1996 PZ5|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,226|| align=right|3,83|| align=right|3,568||MBA||10. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39683)||1996 PO6|| align=right|15,2|| align=right|2,187|| align=right|0,130|| align=right|2,66|| align=right|3,234||MBA||12. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39684)||1996 PD8|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,066|| align=right|2,89|| align=right|4,985||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39685)||1996 PO8|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,087|| align=right|9,87|| align=right|3,821||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39686)||1996 PT9|| align=right|13,7|| align=right|2,795|| align=right|0,087|| align=right|3,92|| align=right|4,671||MBA||9. srpna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(39687)||1996 RL3|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,083|| align=right|1,72|| align=right|3,552||MBA||15. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(39688)||1996 RG5|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,197|| align=right|8,62|| align=right|3,435||MBA||3. září 1996||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(39689)||1996 RK11|| align=right|16,2|| align=right|2,434|| align=right|0,172|| align=right|1,72|| align=right|3,798||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39690)||1996 RJ26|| align=right|16,2|| align=right|2,325|| align=right|0,156|| align=right|3,89|| align=right|3,545||MBA||14. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39691)||1996 RR31|| align=right|12,9|| align=right|5,206|| align=right|0,089|| align=right|2,36|| align=right|11,88||JUT||13. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(39692)||1996 RB32|| align=right|12,8|| align=right|5,218|| align=right|0,053|| align=right|6,87|| align=right|11,92||JUT||14. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(39693)||1996 ST1|| align=right|12,7|| align=right|5,170|| align=right|0,010|| align=right|6,54|| align=right|11,76||JUT||17. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39694)||1996 ST2|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,172|| align=right|5,17|| align=right|3,620||MBA||19. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39695)||1996 SJ6|| align=right|15,4|| align=right|2,339|| align=right|0,134|| align=right|7,39|| align=right|3,577||MBA||18. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39696)||1996 TO1|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,229|| align=right|3,42|| align=right|4,105||MBA||7. října 1996||Needville||W. G. Dillon; K. Rivich
|-
|(39697)||1996 TH5|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,182|| align=right|2,64|| align=right|3,731||MBA||9. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(39698)||1996 TX7|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,142|| align=right|4,16|| align=right|3,364||MBA||4. října 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(39699) Ernestocorte||1996 TF8|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,234|| align=right|2,28|| align=right|3,601||MBA||12. října 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(39700)||1996 TO9|| align=right|14,5|| align=right|2,650|| align=right|0,083|| align=right|21,96|| align=right|4,312||MBA||12. října 1996||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(39701)||1996 TF10|| align=right|14,2|| align=right|2,358|| align=right|0,099|| align=right|4,56|| align=right|3,620||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39702)||1996 TZ10|| align=right|15,1|| align=right|2,370|| align=right|0,315|| align=right|7,05|| align=right|3,648||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39703)||1996 TD13|| align=right|15,1|| align=right|2,480|| align=right|0,248|| align=right|2,64|| align=right|3,905||MBA||14. října 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(39704)||1996 TG15|| align=right|15,1|| align=right|2,368|| align=right|0,200|| align=right|3,30|| align=right|3,644||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39705)||1996 TO18|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,120|| align=right|5,56|| align=right|3,435||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39706)||1996 TS31|| align=right|15,3|| align=right|2,467|| align=right|0,159|| align=right|6,64|| align=right|3,874||MBA||9. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39707)||1996 TN35|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,057|| align=right|4,21|| align=right|3,608||MBA||11. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39708)||1996 TH46|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,065|| align=right|6,46|| align=right|3,531||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39709)||1996 TH48|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,175|| align=right|1,73|| align=right|3,702||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39710)||1996 TU48|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,168|| align=right|1,37|| align=right|3,757||MBA||4. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39711)||1996 TW53|| align=right|13,9|| align=right|2,284|| align=right|0,238|| align=right|23,64|| align=right|3,452||MBA||5. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39712)||1996 TJ54|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,185|| align=right|3,55|| align=right|3,582||MBA||14. října 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(39713)||1996 TE57|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,161|| align=right|5,28|| align=right|3,691||MBA||2. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39714)||1996 UX1|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,105|| align=right|5,61|| align=right|3,600||MBA||16. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39715)||1996 VT|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,156|| align=right|2,41|| align=right|3,338||MBA||2. listopadu 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(39716)||1996 VD2|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,140|| align=right|9,79|| align=right|4,064||MBA||6. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39717)||1996 VE2|| align=right|14,7|| align=right|2,558|| align=right|0,143|| align=right|12,80|| align=right|4,091||MBA||6. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39718)||1996 VG3|| align=right|14,7|| align=right|2,454|| align=right|0,203|| align=right|3,80|| align=right|3,844||MBA||12. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(39719)||1996 VF4|| align=right|16,1|| align=right|2,436|| align=right|0,180|| align=right|1,63|| align=right|3,802||MBA||8. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39720)||1996 VG4|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,173|| align=right|3,10|| align=right|3,718||MBA||8. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39721)||1996 VU7|| align=right|14,2|| align=right|2,444|| align=right|0,187|| align=right|3,62|| align=right|3,821||MBA||15. listopadu 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39722)||1996 VY7|| align=right|14,8|| align=right|2,452|| align=right|0,187|| align=right|3,35|| align=right|3,840||MBA||3. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39723)||1996 VJ8|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,170|| align=right|4,43|| align=right|4,038||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(39724)||1996 VY10|| align=right|15,0|| align=right|2,384|| align=right|0,110|| align=right|5,88|| align=right|3,680||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39725)||1996 VA31|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,136|| align=right|6,05|| align=right|4,114||MBA||2. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39726)||1996 VL38|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,111|| align=right|13,51|| align=right|4,021||MBA||10. listopadu 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(39727)||1996 VD39|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,156|| align=right|1,69|| align=right|3,710||MBA||7. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39728)||1996 WG|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,030|| align=right|5,39|| align=right|3,762||MBA||17. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(39729)||1996 XD|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|3,42|| align=right|3,755||MBA||1. prosince 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(39730)||1996 XP5|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,222|| align=right|2,98|| align=right|3,650||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39731)||1996 XL14|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,038|| align=right|5,14|| align=right|4,169||MBA||9. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39732)||1996 XK18|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,115|| align=right|22,69|| align=right|5,541||MBA||7. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39733)||1996 XJ21|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,047|| align=right|15,52|| align=right|4,289||MBA||7. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39734)||1996 XG26|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,230|| align=right|2,56|| align=right|3,658||MBA||14. prosince 1996||Sormano||F. Manca; P. Chiavenna
|-
|(39735)||1996 YY1|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,223|| align=right|4,60|| align=right|4,348||MBA||20. prosince 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39736)||1997 AM|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,112|| align=right|3,77|| align=right|4,165||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39737)||1997 AE1|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,108|| align=right|11,15|| align=right|4,364||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39738)||1997 AP2|| align=right|14,6|| align=right|2,574|| align=right|0,092|| align=right|4,69|| align=right|4,129||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39739)||1997 AQ2|| align=right|13,8|| align=right|2,668|| align=right|0,137|| align=right|9,15|| align=right|4,357||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39740)||1997 AG4|| align=right|13,5|| align=right|2,717|| align=right|0,169|| align=right|12,46|| align=right|4,478||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39741) Komm||1997 AT6|| align=right|15,8|| align=right|2,183|| align=right|0,350|| align=right|6,34|| align=right|3,225||MBA||9. ledna 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(39742)||1997 AQ7|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,168|| align=right|2,01|| align=right|3,649||MBA||5. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39743)||1997 AA10|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,116|| align=right|1,42|| align=right|4,057||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39744)||1997 AT16|| align=right|15,2|| align=right|2,451|| align=right|0,180|| align=right|3,33|| align=right|3,836||MBA||14. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39745)||1997 AK17|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,223|| align=right|10,35|| align=right|4,158||MBA||14. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(39746)||1997 BW|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,155|| align=right|13,66|| align=right|4,315||MBA||18. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39747)||1997 BM1|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,019|| align=right|2,41|| align=right|4,340||MBA||29. ledna 1997||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(39748)||1997 BJ3|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,179|| align=right|10,78|| align=right|4,142||MBA||28. ledna 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(39749)||1997 BW6|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,135|| align=right|2,62|| align=right|4,234||MBA||28. ledna 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(39750)||1997 CQ2|| align=right|15,7|| align=right|2,660|| align=right|0,097|| align=right|1,48|| align=right|4,338||MBA||2. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39751)||1997 CX2|| align=right|14,1|| align=right|2,724|| align=right|0,042|| align=right|5,84|| align=right|4,495||MBA||3. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39752)||1997 CB5|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,212|| align=right|3,46|| align=right|4,392||MBA||6. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(39753)||1997 CQ7|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,182|| align=right|14,46|| align=right|4,237||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39754)||1997 CS14|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,091|| align=right|3,01|| align=right|4,332||MBA||4. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39755)||1997 CY21|| align=right|14,0|| align=right|2,663|| align=right|0,108|| align=right|13,43|| align=right|4,346||MBA||13. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39756)||1997 EH10|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,125|| align=right|3,71|| align=right|4,645||MBA||7. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39757)||1997 EL28|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,191|| align=right|9,43|| align=right|4,617||MBA||7. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39758)||1997 EA31|| align=right|14,8|| align=right|2,929|| align=right|0,097|| align=right|5,04|| align=right|5,013||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39759)||1997 EX42|| align=right|13,9|| align=right|2,652|| align=right|0,175|| align=right|12,85|| align=right|4,319||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39760)||1997 EM54|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,117|| align=right|4,35|| align=right|3,424||MBA||8. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39761)||1997 EN55|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,104|| align=right|17,46|| align=right|4,189||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39762)||1997 FE1|| align=right|14,3|| align=right|2,723|| align=right|0,029|| align=right|5,44|| align=right|4,493||MBA||29. března 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39763)||1997 FD3|| align=right|14,7|| align=right|2,816|| align=right|0,060|| align=right|3,25|| align=right|4,726||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39764)||1997 FK3|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,112|| align=right|12,15|| align=right|4,568||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39765)||1997 GE2|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,087|| align=right|12,33|| align=right|4,669||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39766)||1997 GP7|| align=right|15,0|| align=right|2,890|| align=right|0,040|| align=right|4,14|| align=right|4,912||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39767)||1997 GD12|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,102|| align=right|6,65|| align=right|3,803||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39768)||1997 GB13|| align=right|14,8|| align=right|3,035|| align=right|0,041|| align=right|9,19|| align=right|5,286||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39769)||1997 GD14|| align=right|14,2|| align=right|2,286|| align=right|0,184|| align=right|25,19|| align=right|3,457||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39770)||1997 GJ16|| align=right|15,1|| align=right|2,832|| align=right|0,054|| align=right|2,55|| align=right|4,766||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39771)||1997 GH21|| align=right|14,5|| align=right|3,039|| align=right|0,123|| align=right|9,73|| align=right|5,298||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39772)||1997 GL22|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,229|| align=right|3,36|| align=right|5,443||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39773)||1997 GR23|| align=right|14,3|| align=right|3,008|| align=right|0,215|| align=right|6,68|| align=right|5,216||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39774)||1997 GO27|| align=right|18,5|| align=right|1,422|| align=right|0,071|| align=right|17,90|| align=right|1,695||MBA||12. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39775)||1997 GB30|| align=right|13,9|| align=right|2,761|| align=right|0,120|| align=right|9,14|| align=right|4,587||MBA||13. dubna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39776)||1997 GF34|| align=right|15,0|| align=right|2,833|| align=right|0,007|| align=right|3,14|| align=right|4,769||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39777)||1997 HE|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,119|| align=right|7,43|| align=right|4,684||MBA||27. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39778)||1997 HA9|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,278|| align=right|11,04|| align=right|5,613||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39779)||1997 HE9|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,015|| align=right|3,22|| align=right|5,374||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39780)||1997 HR10|| align=right|15,4|| align=right|2,901|| align=right|0,029|| align=right|1,19|| align=right|4,940||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39781)||1997 HS13|| align=right|13,6|| align=right|3,066|| align=right|0,264|| align=right|12,44|| align=right|5,369||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39782)||1997 JR15|| align=right|14,5|| align=right|3,012|| align=right|0,032|| align=right|2,80|| align=right|5,227||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39783)||1997 LB1|| align=right|14,0|| align=right|2,989|| align=right|0,141|| align=right|15,95|| align=right|5,167||MBA||1. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39784)||1997 LB2|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,094|| align=right|14,84|| align=right|5,519||MBA||2. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39785)||1997 LV10|| align=right|14,7|| align=right|2,945|| align=right|0,097|| align=right|2,96|| align=right|5,054||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39786)||1997 LV17|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,127|| align=right|5,13|| align=right|5,509||MBA||8. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39787)||1997 MM3|| align=right|15,8|| align=right|1,924|| align=right|0,112|| align=right|24,02|| align=right|2,668||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39788)||1997 MQ6|| align=right|13,7|| align=right|3,133|| align=right|0,189|| align=right|18,66|| align=right|5,546||MBA||28. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39789)||1997 OA|| align=right|12,9|| align=right|3,197|| align=right|0,061|| align=right|23,29|| align=right|5,717||MBA||23. července 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(39790)||1997 PF|| align=right|13,8|| align=right|3,211|| align=right|0,130|| align=right|6,24|| align=right|5,752||MBA||1. srpna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(39791) Jameshesser||1997 PH4|| align=right|16,0|| align=right|1,947|| align=right|0,105|| align=right|23,61|| align=right|2,716||MBA||13. srpna 1997||Dominion||D. D. Balam
|-
|(39792)||1997 RJ4|| align=right|16,9|| align=right|2,178|| align=right|0,123|| align=right|4,57|| align=right|3,214||MBA||5. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(39793)||1997 SZ23|| align=right|12,8|| align=right|5,162|| align=right|0,066|| align=right|15,02|| align=right|11,73||JUT||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39794)||1997 SU24|| align=right|12,3|| align=right|5,132|| align=right|0,029|| align=right|15,53|| align=right|11,63||JUT||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39795)||1997 SF28|| align=right|12,8|| align=right|5,133|| align=right|0,096|| align=right|6,75|| align=right|11,63||JUT||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39796)||1997 TD|| align=right|16,3|| align=right|2,249|| align=right|0,471|| align=right|12,93|| align=right|3,372||AMR||1. října 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(39797)||1997 TK18|| align=right|11,7|| align=right|5,189|| align=right|0,083|| align=right|14,98|| align=right|11,82||JUT||3. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39798)||1997 TW28|| align=right|11,8|| align=right|5,191|| align=right|0,104|| align=right|8,06|| align=right|11,83||JUT||6. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(39799) Hadano||1997 UO1|| align=right|14,7|| align=right|2,184|| align=right|0,195|| align=right|3,79|| align=right|3,226||MBA||23. října 1997||Hadano||A. Asami
|-
|(39800)||1997 UG6|| align=right|16,8|| align=right|2,361|| align=right|0,158|| align=right|1,62|| align=right|3,628||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39801)||1997 UV6|| align=right|16,8|| align=right|2,143|| align=right|0,080|| align=right|0,54|| align=right|3,136||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39802)||1997 UO9|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,092|| align=right|1,11|| align=right|3,222||MBA||29. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(39803)||1997 UY15|| align=right|12,7|| align=right|5,309|| align=right|0,074|| align=right|0,50|| align=right|12,24||JUT||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39804)||1997 VP5|| align=right|15,9|| align=right|2,184|| align=right|0,065|| align=right|5,49|| align=right|3,228||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39805)||1997 WG2|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,107|| align=right|1,01|| align=right|3,427||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39806)||1997 WX2|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,033|| align=right|5,30|| align=right|3,329||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39807)||1997 WY19|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,118|| align=right|8,73|| align=right|3,360||MBA||24. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39808)||1997 WQ25|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,187|| align=right|2,05|| align=right|3,363||MBA||25. listopadu 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|(39809) Fukuchan||1997 WB30|| align=right|15,9|| align=right|2,231|| align=right|0,220|| align=right|5,42|| align=right|3,331||MBA||30. listopadu 1997||Geisei||T. Seki
|-
|(39810)||1997 WQ35|| align=right|14,0|| align=right|2,306|| align=right|0,272|| align=right|22,67|| align=right|3,500||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39811)||1997 WJ38|| align=right|15,2|| align=right|2,172|| align=right|0,184|| align=right|6,40|| align=right|3,200||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39812)||1997 WE44|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,112|| align=right|5,24|| align=right|3,405||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(39813)||1997 XV4|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,092|| align=right|2,26|| align=right|3,374||MBA||6. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(39814)||1997 XF8|| align=right|14,6|| align=right|2,542|| align=right|0,195|| align=right|6,99|| align=right|4,053||MBA||7. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(39815)||1997 XU9|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,255|| align=right|5,20|| align=right|3,451||MBA||4. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39816)||1997 XE11|| align=right|14,4|| align=right|2,320|| align=right|0,216|| align=right|8,53|| align=right|3,534||MBA||10. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39817)||1997 YN|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,151|| align=right|3,40|| align=right|3,373||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39818)||1997 YR4|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,144|| align=right|4,08|| align=right|3,426||MBA||24. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(39819)||1997 YE10|| align=right|14,1|| align=right|2,577|| align=right|0,103|| align=right|12,60|| align=right|4,137||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39820)||1997 YV17|| align=right|16,9|| align=right|2,331|| align=right|0,126|| align=right|3,08|| align=right|3,558||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39821)||1998 AH7|| align=right|15,3|| align=right|2,256|| align=right|0,151|| align=right|4,27|| align=right|3,388||MBA||5. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39822)||1998 BO|| align=right|14,8|| align=right|2,249|| align=right|0,096|| align=right|6,12|| align=right|3,372||MBA||18. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39823)||1998 BV|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,166|| align=right|5,68|| align=right|3,542||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39824)||1998 BQ1|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,161|| align=right|4,86|| align=right|4,192||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39825)||1998 BP2|| align=right|14,7|| align=right|2,181|| align=right|0,142|| align=right|3,72|| align=right|3,220||MBA||20. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39826)||1998 BY2|| align=right|14,5|| align=right|2,258|| align=right|0,103|| align=right|2,92|| align=right|3,393||MBA||19. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39827)||1998 BA3|| align=right|15,4|| align=right|2,265|| align=right|0,131|| align=right|1,46|| align=right|3,408||MBA||19. ledna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(39828)||1998 BH4|| align=right|14,9|| align=right|2,364|| align=right|0,222|| align=right|2,25|| align=right|3,633||MBA||21. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39829)||1998 BS4|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,134|| align=right|5,87|| align=right|3,432||MBA||17. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(39830)||1998 BS6|| align=right|14,8|| align=right|2,251|| align=right|0,136|| align=right|3,95|| align=right|3,376||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39831)||1998 BU6|| align=right|14,8|| align=right|2,272|| align=right|0,106|| align=right|6,58|| align=right|3,423||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39832)||1998 BJ9|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,065|| align=right|6,43|| align=right|3,614||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39833)||1998 BS10|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,226|| align=right|7,27|| align=right|3,408||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39834)||1998 BW10|| align=right|12,6|| align=right|2,991|| align=right|0,045|| align=right|9,75|| align=right|5,173||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39835)||1998 BQ13|| align=right|15,6|| align=right|2,233|| align=right|0,147|| align=right|1,37|| align=right|3,337||MBA||24. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39836)||1998 BJ17|| align=right|15,8|| align=right|2,445|| align=right|0,040|| align=right|5,26|| align=right|3,822||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39837)||1998 BH18|| align=right|16,2|| align=right|2,547|| align=right|0,233|| align=right|6,37|| align=right|4,065||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39838)||1998 BK19|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,038|| align=right|6,68|| align=right|3,458||MBA||26. ledna 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(39839)||1998 BM19|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,164|| align=right|0,25|| align=right|3,590||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39840)||1998 BJ24|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,106|| align=right|2,83|| align=right|3,596||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39841)||1998 BU24|| align=right|15,5|| align=right|2,455|| align=right|0,154|| align=right|3,40|| align=right|3,847||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39842)||1998 BV25|| align=right|14,7|| align=right|2,274|| align=right|0,052|| align=right|7,20|| align=right|3,428||MBA||29. ledna 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(39843)||1998 BB26|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,138|| align=right|8,39|| align=right|3,478||MBA||29. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39844)||1998 BA30|| align=right|15,5|| align=right|2,234|| align=right|0,216|| align=right|4,36|| align=right|3,340||MBA||29. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39845)||1998 BT35|| align=right|14,3|| align=right|2,275|| align=right|0,164|| align=right|5,26|| align=right|3,430||MBA||28. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39846)||1998 BB37|| align=right|14,8|| align=right|2,277|| align=right|0,197|| align=right|3,23|| align=right|3,436||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39847)||1998 BU42|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,189|| align=right|1,01|| align=right|4,194||MBA||20. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39848)||1998 BW44|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,097|| align=right|7,77|| align=right|3,372||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39849) Giampieri||1998 CF2|| align=right|15,4|| align=right|2,314|| align=right|0,085|| align=right|6,35|| align=right|3,519||MBA||13. února 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(39850)||1998 CG3|| align=right|14,8|| align=right|2,228|| align=right|0,155|| align=right|5,11|| align=right|3,326||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39851)||1998 CU3|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,130|| align=right|1,66|| align=right|3,688||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39852)||1998 CV3|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,052|| align=right|6,93|| align=right|3,607||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39853)||1998 CA4|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,146|| align=right|3,07|| align=right|3,673||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39854) Gabriopiola||1998 DB3|| align=right|15,6|| align=right|2,324|| align=right|0,044|| align=right|5,21|| align=right|3,543||MBA||20. února 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(39855)||1998 DG3|| align=right|14,6|| align=right|2,454|| align=right|0,262|| align=right|10,06|| align=right|3,843||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39856)||1998 DV4|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,128|| align=right|0,59|| align=right|3,462||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39857)||1998 DA5|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,125|| align=right|4,38|| align=right|3,548||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39858)||1998 DG6|| align=right|14,7|| align=right|2,547|| align=right|0,154|| align=right|11,63|| align=right|4,065||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39859)||1998 DC7|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,171|| align=right|4,89|| align=right|3,634||MBA||17. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39860) Aiguoxiang||1998 DY7|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,095|| align=right|6,05|| align=right|3,533||MBA||17. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39861)||1998 DO8|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,101|| align=right|5,52|| align=right|3,834||MBA||21. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39862)||1998 DX10|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,133|| align=right|7,72|| align=right|3,460||MBA||17. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39863)||1998 DL15|| align=right|14,1|| align=right|2,304|| align=right|0,097|| align=right|7,10|| align=right|3,497||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39864) Poggiali||1998 DH20|| align=right|13,9|| align=right|2,981|| align=right|0,093|| align=right|11,23|| align=right|5,146||MBA||26. února 1998||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(39865)||1998 DB22|| align=right|16,1|| align=right|2,883|| align=right|0,034|| align=right|3,16|| align=right|4,894||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39866)||1998 DB24|| align=right|14,8|| align=right|1,963|| align=right|0,056|| align=right|17,22|| align=right|2,749||MBA||17. února 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39867)||1998 DG24|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,182|| align=right|5,70|| align=right|3,667||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39868)||1998 DM27|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,083|| align=right|6,70|| align=right|3,785||MBA||27. února 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(39869)||1998 DV27|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,163|| align=right|2,37|| align=right|3,729||MBA||21. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39870)||1998 DX27|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,156|| align=right|5,71|| align=right|3,583||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39871)||1998 DB33|| align=right|13,7|| align=right|2,572|| align=right|0,136|| align=right|8,32|| align=right|4,124||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(39872)||1998 DW33|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,114|| align=right|1,98|| align=right|3,728||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39873)||1998 DC34|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,126|| align=right|2,58|| align=right|3,676||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39874)||1998 DC35|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,073|| align=right|4,83|| align=right|3,546||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39875)||1998 DS35|| align=right|14,3|| align=right|2,294|| align=right|0,098|| align=right|7,23|| align=right|3,474||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(39876)||1998 DB38|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,108|| align=right|2,18|| align=right|3,661||MBA||27. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39877)||1998 EQ6|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,205|| align=right|1,83|| align=right|3,672||MBA||1. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(39878)||1998 EH8|| align=right|15,6|| align=right|2,449|| align=right|0,176|| align=right|1,66|| align=right|3,832||MBA||2. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39879)||1998 EK8|| align=right|14,1|| align=right|2,361|| align=right|0,068|| align=right|5,82|| align=right|3,626||MBA||3. března 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39880) Dobšinský||1998 ER9|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,095|| align=right|5,27|| align=right|3,506||MBA||15. března 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(39881)||1998 EK11|| align=right|14,7|| align=right|2,357|| align=right|0,188|| align=right|3,86|| align=right|3,618||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39882) Edgarmitchell||1998 EM11|| align=right|15,0|| align=right|2,367|| align=right|0,016|| align=right|5,38|| align=right|3,640||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39883)||1998 ER11|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,126|| align=right|3,91|| align=right|3,776||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39884)||1998 ET11|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,209|| align=right|7,40|| align=right|3,467||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39885)||1998 EG12|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,409||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39886)||1998 EL12|| align=right|13,1|| align=right|2,995|| align=right|0,074|| align=right|11,05|| align=right|5,181||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39887)||1998 ED13|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,163|| align=right|3,50|| align=right|3,424||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39888)||1998 ES20|| align=right|15,5|| align=right|2,422|| align=right|0,140|| align=right|2,61|| align=right|3,769||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39889)||1998 FG|| align=right|15,2|| align=right|2,412|| align=right|0,051|| align=right|7,26|| align=right|3,745||MBA||17. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(39890) Bobstephens||1998 FA3|| align=right|16,1|| align=right|2,590|| align=right|0,219|| align=right|5,49|| align=right|4,167||MBA||23. března 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(39891)||1998 FB5|| align=right|15,8|| align=right|1,957|| align=right|0,094|| align=right|22,38|| align=right|2,737||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39892)||1998 FQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,210|| align=right|11,32|| align=right|3,821||MBA||23. března 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(39893)||1998 FS5|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,278|| align=right|3,47|| align=right|4,106||MBA||24. března 1998||Kleť||Klet
|-
|(39894)||1998 FO13|| align=right|15,5|| align=right|2,341|| align=right|0,093|| align=right|5,94|| align=right|3,582||MBA||26. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39895)||1998 FK15|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,158|| align=right|5,72|| align=right|3,704||MBA||28. března 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(39896)||1998 FB16|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,173|| align=right|6,21|| align=right|3,758||MBA||29. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(39897)||1998 FL23|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,204|| align=right|6,09|| align=right|3,662||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39898)||1998 FQ23|| align=right|16,3|| align=right|2,434|| align=right|0,136|| align=right|2,45|| align=right|3,798||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39899)||1998 FP26|| align=right|14,2|| align=right|2,285|| align=right|0,185|| align=right|7,78|| align=right|3,453||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39900)||1998 FW26|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,112|| align=right|3,11|| align=right|3,709||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39901)||1998 FW27|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,163|| align=right|1,40|| align=right|3,600||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39902)||1998 FG30|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,238|| align=right|4,38|| align=right|3,683||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39903)||1998 FL30|| align=right|14,8|| align=right|2,414|| align=right|0,141|| align=right|2,22|| align=right|3,749||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39904)||1998 FX30|| align=right|15,5|| align=right|2,373|| align=right|0,143|| align=right|6,15|| align=right|3,654||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39905)||1998 FZ30|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,161|| align=right|2,03|| align=right|3,769||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39906)||1998 FE32|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,155|| align=right|6,67|| align=right|3,728||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39907)||1998 FO33|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,086|| align=right|6,36|| align=right|3,696||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39908)||1998 FW34|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,075|| align=right|3,21|| align=right|3,553||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39909)||1998 FM36|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,069|| align=right|4,32|| align=right|3,613||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39910)||1998 FJ37|| align=right|12,9|| align=right|2,623|| align=right|0,136|| align=right|15,06|| align=right|4,247||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39911)||1998 FD38|| align=right|14,5|| align=right|2,317|| align=right|0,107|| align=right|7,49|| align=right|3,527||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39912)||1998 FN40|| align=right|14,9|| align=right|2,316|| align=right|0,119|| align=right|2,99|| align=right|3,524||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39913)||1998 FV40|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,140|| align=right|2,00|| align=right|3,724||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39914)||1998 FN41|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,220|| align=right|2,48|| align=right|3,676||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39915)||1998 FY42|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,120|| align=right|0,87|| align=right|3,748||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39916)||1998 FH47|| align=right|14,9|| align=right|2,354|| align=right|0,128|| align=right|1,12|| align=right|3,611||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39917)||1998 FV48|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,104|| align=right|7,15|| align=right|3,829||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39918)||1998 FS49|| align=right|14,4|| align=right|2,428|| align=right|0,123|| align=right|2,66|| align=right|3,784||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39919)||1998 FP51|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,168|| align=right|3,36|| align=right|3,657||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39920)||1998 FW53|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,125|| align=right|2,33|| align=right|3,765||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39921)||1998 FO54|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,247|| align=right|1,63|| align=right|3,721||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39922)||1998 FJ57|| align=right|13,4|| align=right|2,626|| align=right|0,115|| align=right|16,03|| align=right|4,254||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39923)||1998 FT57|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,131|| align=right|7,12|| align=right|3,679||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39924)||1998 FL60|| align=right|15,5|| align=right|2,394|| align=right|0,271|| align=right|6,64|| align=right|3,703||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39925)||1998 FP60|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,177|| align=right|4,33|| align=right|3,819||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39926)||1998 FF64|| align=right|15,3|| align=right|2,456|| align=right|0,080|| align=right|7,09|| align=right|3,848||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39927)||1998 FM68|| align=right|15,7|| align=right|2,440|| align=right|0,106|| align=right|5,68|| align=right|3,812||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39928)||1998 FR70|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,147|| align=right|6,90|| align=right|3,719||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39929)||1998 FZ71|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,178|| align=right|2,02|| align=right|3,691||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39930) Kalauch||1998 FR74|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,155|| align=right|1,60|| align=right|3,700||MBA||24. března 1998||Drebach||J. Kandler
|-
|(39931)||1998 FP75|| align=right|15,2|| align=right|2,464|| align=right|0,120|| align=right|3,68|| align=right|3,867||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39932)||1998 FQ75|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,132|| align=right|7,23|| align=right|3,693||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39933)||1998 FN76|| align=right|14,5|| align=right|2,460|| align=right|0,115|| align=right|5,58|| align=right|3,858||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39934)||1998 FP79|| align=right|14,1|| align=right|2,459|| align=right|0,107|| align=right|6,81|| align=right|3,856||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39935)||1998 FR85|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,092|| align=right|13,29|| align=right|4,407||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39936)||1998 FZ85|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,165|| align=right|7,37|| align=right|3,501||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39937)||1998 FW98|| align=right|14,8|| align=right|2,390|| align=right|0,060|| align=right|6,09|| align=right|3,694||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39938)||1998 FF99|| align=right|15,0|| align=right|2,463|| align=right|0,149|| align=right|11,60|| align=right|3,865||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39939)||1998 FQ99|| align=right|15,1|| align=right|2,455|| align=right|0,092|| align=right|4,84|| align=right|3,846||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39940)||1998 FR99|| align=right|15,4|| align=right|2,481|| align=right|0,031|| align=right|5,06|| align=right|3,907||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39941)||1998 FX101|| align=right|12,9|| align=right|2,765|| align=right|0,081|| align=right|7,23|| align=right|4,596||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39942)||1998 FH104|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,101|| align=right|6,47|| align=right|3,749||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39943)||1998 FO109|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,137|| align=right|5,86|| align=right|3,674||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39944)||1998 FO110|| align=right|14,4|| align=right|2,525|| align=right|0,137|| align=right|13,94|| align=right|4,011||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39945)||1998 FT110|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,205|| align=right|10,51|| align=right|4,265||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39946)||1998 FP111|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,275|| align=right|21,84|| align=right|3,638||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39947)||1998 FZ112|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,139|| align=right|13,42|| align=right|4,103||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39948)||1998 FP113|| align=right|14,3|| align=right|2,431|| align=right|0,138|| align=right|7,00|| align=right|3,789||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39949)||1998 FG115|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,076|| align=right|5,82|| align=right|3,758||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39950)||1998 FB116|| align=right|13,4|| align=right|2,599|| align=right|0,192|| align=right|13,00|| align=right|4,190||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39951)||1998 FN116|| align=right|14,2|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|5,05|| align=right|3,684||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39952)||1998 FM117|| align=right|14,5|| align=right|2,724|| align=right|0,180|| align=right|13,28|| align=right|4,496||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39953)||1998 FJ118|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,151|| align=right|5,71|| align=right|3,817||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39954)||1998 FN118|| align=right|14,4|| align=right|2,423|| align=right|0,042|| align=right|22,04|| align=right|3,772||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39955)||1998 FV118|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,062|| align=right|4,04|| align=right|3,812||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39956)||1998 FK120|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,121|| align=right|5,78|| align=right|3,772||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39957)||1998 FG121|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,207|| align=right|3,80|| align=right|3,783||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39958)||1998 FB122|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,190|| align=right|3,29|| align=right|3,715||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39959)||1998 FH122|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,049|| align=right|5,98|| align=right|3,834||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39960)||1998 FU122|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,230|| align=right|7,41|| align=right|3,791||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39961)||1998 FH123|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,259|| align=right|1,83|| align=right|4,174||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39962)||1998 FX123|| align=right|15,1|| align=right|2,364|| align=right|0,281|| align=right|22,51|| align=right|3,633||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39963)||1998 FQ132|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,181|| align=right|2,07|| align=right|3,716||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39964)||1998 FP136|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,068|| align=right|6,03|| align=right|3,742||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39965)||1998 FK137|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,308|| align=right|16,96|| align=right|4,149||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39966)||1998 FB141|| align=right|16,1|| align=right|2,548|| align=right|0,241|| align=right|3,98|| align=right|4,066||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39967)||1998 GE|| align=right|13,7|| align=right|2,627|| align=right|0,299|| align=right|30,61|| align=right|4,256||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39968)||1998 GG3|| align=right|14,8|| align=right|2,410|| align=right|0,228|| align=right|11,61|| align=right|3,740||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39969)||1998 GT8|| align=right|12,6|| align=right|2,426|| align=right|0,053|| align=right|21,29|| align=right|3,779||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39970)||1998 GM9|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,070|| align=right|19,93|| align=right|3,824||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39971) József||1998 GN10|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,245|| align=right|8,43|| align=right|4,061||MBA||2. dubna 1998||Piszkesteto||L. Kiss; K. Sarneczky
|-
|(39972)||1998 HT|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,203|| align=right|4,79|| align=right|4,299||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39973)||1998 HX|| align=right|13,9|| align=right|2,392|| align=right|0,102|| align=right|4,34|| align=right|3,700||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39974)||1998 HO3|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,134|| align=right|14,79|| align=right|4,202||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39975)||1998 HY6|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,118|| align=right|5,83|| align=right|3,673||MBA||20. dubna 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(39976)||1998 HV8|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,049|| align=right|4,50|| align=right|3,822||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39977)||1998 HR9|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,240|| align=right|14,57|| align=right|4,264||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39978)||1998 HB11|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,208|| align=right|17,79|| align=right|4,110||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39979)||1998 HT12|| align=right|14,0|| align=right|2,379|| align=right|0,221|| align=right|24,84|| align=right|3,668||MBA||22. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39980)||1998 HT13|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,118|| align=right|6,13|| align=right|4,035||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39981)||1998 HT14|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,182|| align=right|3,05|| align=right|3,735||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39982)||1998 HD16|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,318|| align=right|5,60|| align=right|4,197||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39983)||1998 HX16|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,077|| align=right|5,94|| align=right|3,712||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39984)||1998 HQ18|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,060|| align=right|4,79|| align=right|3,796||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39985)||1998 HT23|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,189|| align=right|12,73|| align=right|4,066||MBA||28. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39986)||1998 HJ32|| align=right|13,5|| align=right|2,531|| align=right|0,199|| align=right|13,04|| align=right|4,027||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39987)||1998 HJ33|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,139|| align=right|1,80|| align=right|3,848||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39988)||1998 HO33|| align=right|14,1|| align=right|2,328|| align=right|0,193|| align=right|23,44|| align=right|3,552||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39989)||1998 HP35|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,091|| align=right|9,49|| align=right|4,044||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39990)||1998 HT36|| align=right|15,5|| align=right|2,449|| align=right|0,060|| align=right|8,90|| align=right|3,832||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39991) Iochroma||1998 HR37|| align=right|14,1|| align=right|2,446|| align=right|0,161|| align=right|3,43|| align=right|3,826||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39992)||1998 HB38|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,233|| align=right|2,48|| align=right|4,120||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39993)||1998 HQ41|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,145|| align=right|3,55|| align=right|4,065||MBA||24. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(39994)||1998 HA48|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,148|| align=right|5,79|| align=right|4,052||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39995)||1998 HC51|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,088|| align=right|13,59|| align=right|4,264||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39996)||1998 HB53|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,136|| align=right|3,98|| align=right|4,106||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39997)||1998 HE76|| align=right|15,6|| align=right|2,905|| align=right|0,160|| align=right|2,41|| align=right|4,950||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39998)||1998 HS78|| align=right|16,1|| align=right|2,451|| align=right|0,058|| align=right|4,81|| align=right|3,837||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(39999)||1998 HL84|| align=right|15,4|| align=right|2,435|| align=right|0,133|| align=right|6,16|| align=right|3,798||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40000)||1998 HZ87|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,133|| align=right|13,78|| align=right|4,172||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek